|-
|(71001) Natspasoc||1999 XL37|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,086|| align=right|15,43|| align=right|4,224||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(71002)||1999 XO37|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,218|| align=right|17,79|| align=right|4,582||MBA||7. prosince 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(71003)||1999 XD38|| align=right|15,2|| align=right|2,863|| align=right|0,075|| align=right|1,95|| align=right|4,842||MBA||3. prosince 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(71004)||1999 XF38|| align=right|14,5|| align=right|2,531|| align=right|0,155|| align=right|4,17|| align=right|4,025||MBA||3. prosince 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(71005)||1999 XN41|| align=right|15,7|| align=right|2,743|| align=right|0,045|| align=right|3,42|| align=right|4,542||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71006)||1999 XQ42|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,158|| align=right|1,31|| align=right|4,172||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71007)||1999 XA43|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,082|| align=right|3,88|| align=right|4,203||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71008)||1999 XS43|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,198|| align=right|6,13|| align=right|4,161||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71009)||1999 XY44|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,180|| align=right|14,55|| align=right|4,207||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71010)||1999 XD45|| align=right|14,9|| align=right|2,349|| align=right|0,078|| align=right|7,22|| align=right|3,600||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71011)||1999 XE45|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,069|| align=right|6,10|| align=right|4,541||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71012)||1999 XH49|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,080|| align=right|2,10|| align=right|4,258||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71013)||1999 XG50|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,128|| align=right|1,68|| align=right|4,323||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71014)||1999 XW52|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,235|| align=right|6,18|| align=right|4,636||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71015)||1999 XM55|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,032|| align=right|4,01|| align=right|4,678||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71016)||1999 XR55|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,144|| align=right|10,42|| align=right|4,407||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71017)||1999 XW55|| align=right|16,1|| align=right|2,771|| align=right|0,084|| align=right|0,46|| align=right|4,611||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71018)||1999 XC57|| align=right|15,0|| align=right|2,970|| align=right|0,163|| align=right|2,42|| align=right|5,118||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71019)||1999 XK57|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,109|| align=right|2,32|| align=right|4,311||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71020)||1999 XW58|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,134|| align=right|6,46|| align=right|4,219||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71021)||1999 XY58|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,043|| align=right|13,31|| align=right|4,482||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71022)||1999 XD59|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,093|| align=right|16,07|| align=right|4,229||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71023)||1999 XT60|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,208|| align=right|8,79|| align=right|4,520||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71024)||1999 XU60|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,108|| align=right|3,68|| align=right|4,547||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71025)||1999 XZ60|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,203|| align=right|10,23|| align=right|4,293||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71026)||1999 XD62|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,120|| align=right|12,10|| align=right|4,146||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71027)||1999 XS62|| align=right|15,9|| align=right|2,754|| align=right|0,110|| align=right|3,75|| align=right|4,569||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71028)||1999 XJ66|| align=right|16,6|| align=right|2,657|| align=right|0,104|| align=right|8,22|| align=right|4,331||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71029)||1999 XS66|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,075|| align=right|3,17|| align=right|4,440||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71030)||1999 XM67|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,208|| align=right|11,40|| align=right|4,410||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71031)||1999 XE68|| align=right|15,3|| align=right|2,866|| align=right|0,038|| align=right|2,89|| align=right|4,852||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71032)||1999 XE70|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,073|| align=right|2,93|| align=right|4,436||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71033)||1999 XU70|| align=right|15,0|| align=right|2,836|| align=right|0,076|| align=right|1,66|| align=right|4,776||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71034)||1999 XK71|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,119|| align=right|1,67|| align=right|4,138||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71035)||1999 XR71|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,154|| align=right|8,21|| align=right|4,515||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71036)||1999 XR72|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,106|| align=right|8,13|| align=right|4,089||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71037)||1999 XF73|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,100|| align=right|2,72|| align=right|4,657||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71038)||1999 XL73|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,060|| align=right|4,30|| align=right|4,559||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71039)||1999 XZ73|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,192|| align=right|3,40|| align=right|4,595||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71040)||1999 XG74|| align=right|15,3|| align=right|2,644|| align=right|0,244|| align=right|3,21|| align=right|4,300||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71041)||1999 XQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,084|| align=right|12,14|| align=right|5,097||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71042)||1999 XN77|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,269|| align=right|14,06|| align=right|4,207||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71043)||1999 XB78|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,242|| align=right|4,30|| align=right|4,281||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71044)||1999 XT81|| align=right|15,4|| align=right|2,863|| align=right|0,082|| align=right|3,16|| align=right|4,844||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71045)||1999 XY84|| align=right|15,3|| align=right|2,770|| align=right|0,208|| align=right|1,39|| align=right|4,610||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71046)||1999 XC85|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,032|| align=right|12,73|| align=right|5,417||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71047)||1999 XC86|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,244|| align=right|2,85|| align=right|4,057||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71048)||1999 XA87|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,211|| align=right|12,01|| align=right|4,426||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71049)||1999 XG88|| align=right|15,0|| align=right|2,871|| align=right|0,081|| align=right|1,08|| align=right|4,864||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71050)||1999 XY88|| align=right|13,8|| align=right|3,066|| align=right|0,017|| align=right|10,96|| align=right|5,368||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71051)||1999 XN89|| align=right|15,7|| align=right|2,930|| align=right|0,105|| align=right|2,55|| align=right|5,014||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71052)||1999 XP91|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,090|| align=right|2,97|| align=right|4,601||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71053)||1999 XB93|| align=right|15,3|| align=right|2,938|| align=right|0,086|| align=right|2,39|| align=right|5,034||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71054)||1999 XU93|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,174|| align=right|12,29|| align=right|4,437||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71055)||1999 XV93|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,209|| align=right|10,43|| align=right|4,527||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71056)||1999 XY95|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,152|| align=right|5,11|| align=right|4,555||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71057)||1999 XE96|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,059|| align=right|8,24|| align=right|4,279||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71058)||1999 XL96|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,143|| align=right|12,62|| align=right|4,349||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71059)||1999 XP96|| align=right|14,0|| align=right|2,775|| align=right|0,105|| align=right|10,01|| align=right|4,622||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71060)||1999 XL98|| align=right|14,6|| align=right|3,004|| align=right|0,084|| align=right|2,62|| align=right|5,207||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71061)||1999 XS98|| align=right|13,4|| align=right|3,000|| align=right|0,056|| align=right|9,96|| align=right|5,196||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71062)||1999 XO99|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,141|| align=right|4,96|| align=right|4,126||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71063)||1999 XH101|| align=right|12,6|| align=right|3,057|| align=right|0,061|| align=right|10,95|| align=right|5,343||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71064)||1999 XX103|| align=right|14,7|| align=right|2,696|| align=right|0,122|| align=right|12,23|| align=right|4,427||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71065)||1999 XY105|| align=right|15,7|| align=right|2,589|| align=right|0,284|| align=right|4,90|| align=right|4,165||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71066)||1999 XL106|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,094|| align=right|14,02|| align=right|4,084||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71067)||1999 XX108|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,035|| align=right|10,44|| align=right|4,316||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71068)||1999 XY109|| align=right|15,1|| align=right|2,520|| align=right|0,097|| align=right|3,26|| align=right|3,999||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71069)||1999 XB110|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,154|| align=right|3,65|| align=right|4,128||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71070)||1999 XA112|| align=right|15,1|| align=right|3,107|| align=right|0,077|| align=right|1,04|| align=right|5,477||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71071)||1999 XH112|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,154|| align=right|14,41|| align=right|4,278||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71072)||1999 XL112|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,098|| align=right|12,76|| align=right|5,549||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71073)||1999 XE113|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,057|| align=right|22,22|| align=right|4,391||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71074)||1999 XR115|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,088|| align=right|14,24|| align=right|4,315||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71075)||1999 XB117|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,184|| align=right|14,13|| align=right|4,510||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71076)||1999 XV117|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,121|| align=right|13,27|| align=right|4,207||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71077)||1999 XZ117|| align=right|16,1|| align=right|2,464|| align=right|0,239|| align=right|6,50|| align=right|3,867||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71078)||1999 XF118|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,117|| align=right|11,78|| align=right|4,161||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71079)||1999 XO118|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,180|| align=right|3,89|| align=right|4,034||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71080)||1999 XD119|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,209|| align=right|6,31|| align=right|4,188||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71081)||1999 XL119|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,095|| align=right|8,88|| align=right|4,361||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71082)||1999 XV120|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,109|| align=right|8,54|| align=right|4,259||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71083)||1999 XO121|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,196|| align=right|12,66|| align=right|4,090||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71084)||1999 XQ121|| align=right|14,9|| align=right|2,765|| align=right|0,086|| align=right|3,55|| align=right|4,597||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71085)||1999 XX122|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,039|| align=right|5,52|| align=right|4,448||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71086)||1999 XT125|| align=right|15,6|| align=right|2,692|| align=right|0,239|| align=right|12,63|| align=right|4,415||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71087)||1999 XV127|| align=right|13,4|| align=right|3,192|| align=right|0,093|| align=right|15,42|| align=right|5,703||MBA||13. prosince 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(71088)||1999 XK129|| align=right|15,1|| align=right|2,693|| align=right|0,015|| align=right|7,24|| align=right|4,419||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71089)||1999 XH132|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,166|| align=right|13,60|| align=right|4,169||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71090)||1999 XW132|| align=right|14,3|| align=right|2,961|| align=right|0,071|| align=right|8,84|| align=right|5,094||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71091)||1999 XN133|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,120|| align=right|13,25|| align=right|4,498||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71092)||1999 XO133|| align=right|14,5|| align=right|2,941|| align=right|0,079|| align=right|12,97|| align=right|5,044||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71093)||1999 XW133|| align=right|14,4|| align=right|3,055|| align=right|0,068|| align=right|10,69|| align=right|5,338||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71094)||1999 XZ133|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,073|| align=right|14,05|| align=right|4,325||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71095)||1999 XM134|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,146|| align=right|13,74|| align=right|4,186||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71096)||1999 XR136|| align=right|13,3|| align=right|2,619|| align=right|0,272|| align=right|11,73|| align=right|4,237||MBA||13. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(71097)||1999 XQ137|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,196|| align=right|12,78|| align=right|4,433||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71098)||1999 XV137|| align=right|13,3|| align=right|2,759|| align=right|0,146|| align=right|17,96|| align=right|4,582||MBA||11. prosince 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(71099)||1999 XQ138|| align=right|15,1|| align=right|2,851|| align=right|0,100|| align=right|3,10|| align=right|4,814||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71100)||1999 XV139|| align=right|14,6|| align=right|3,027|| align=right|0,054|| align=right|10,81|| align=right|5,266||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71101)||1999 XY140|| align=right|15,9|| align=right|2,944|| align=right|0,118|| align=right|2,38|| align=right|5,049||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71102)||1999 XH144|| align=right|14,3|| align=right|2,709|| align=right|0,191|| align=right|15,01|| align=right|4,458||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(71103)||1999 XN144|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,190|| align=right|5,69|| align=right|4,069||MBA||11. prosince 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(71104)||1999 XA145|| align=right|16,1|| align=right|2,603|| align=right|0,219|| align=right|3,50|| align=right|4,199||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71105)||1999 XP151|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,230|| align=right|2,59|| align=right|4,400||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71106)||1999 XS151|| align=right|14,9|| align=right|3,114|| align=right|0,156|| align=right|3,89|| align=right|5,495||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71107)||1999 XT151|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,056|| align=right|7,82|| align=right|5,481||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71108)||1999 XL153|| align=right|13,7|| align=right|2,969|| align=right|0,053|| align=right|11,64|| align=right|5,115||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71109)||1999 XN153|| align=right|13,7|| align=right|2,755|| align=right|0,174|| align=right|8,21|| align=right|4,571||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71110)||1999 XZ154|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,209|| align=right|12,05|| align=right|4,248||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71111)||1999 XO155|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,063|| align=right|9,40|| align=right|5,476||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71112)||1999 XP155|| align=right|14,1|| align=right|2,685|| align=right|0,072|| align=right|14,37|| align=right|4,398||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71113)||1999 XV155|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,021|| align=right|6,35|| align=right|4,507||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71114)||1999 XY155|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,058|| align=right|4,32|| align=right|4,635||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71115)||1999 XW156|| align=right|13,7|| align=right|3,073|| align=right|0,031|| align=right|9,43|| align=right|5,386||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71116)||1999 XO157|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,089|| align=right|4,58|| align=right|5,588||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71117)||1999 XW157|| align=right|14,0|| align=right|2,574|| align=right|0,147|| align=right|14,30|| align=right|4,129||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71118)||1999 XH159|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,121|| align=right|12,78|| align=right|4,361||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71119)||1999 XJ161|| align=right|13,5|| align=right|2,669|| align=right|0,189|| align=right|12,56|| align=right|4,360||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71120)||1999 XJ162|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,247|| align=right|10,96|| align=right|4,302||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71121)||1999 XY163|| align=right|13,8|| align=right|2,720|| align=right|0,074|| align=right|3,38|| align=right|4,484||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71122)||1999 XC165|| align=right|14,6|| align=right|2,802|| align=right|0,205|| align=right|7,13|| align=right|4,690||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71123)||1999 XM168|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,139|| align=right|13,93|| align=right|4,185||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71124)||1999 XR173|| align=right|13,9|| align=right|2,674|| align=right|0,185|| align=right|11,36|| align=right|4,371||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71125)||1999 XY173|| align=right|14,6|| align=right|2,733|| align=right|0,153|| align=right|8,43|| align=right|4,517||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71126)||1999 XU174|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,127|| align=right|13,91|| align=right|4,406||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71127)||1999 XX175|| align=right|13,6|| align=right|2,769|| align=right|0,181|| align=right|9,77|| align=right|4,607||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71128)||1999 XO176|| align=right|13,6|| align=right|3,167|| align=right|0,054|| align=right|8,91|| align=right|5,635||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71129)||1999 XQ176|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,076|| align=right|15,61|| align=right|4,377||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71130)||1999 XX176|| align=right|14,1|| align=right|2,853|| align=right|0,246|| align=right|34,06|| align=right|4,818||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71131)||1999 XY176|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,207|| align=right|12,52|| align=right|4,312||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71132)||1999 XB177|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,091|| align=right|10,53|| align=right|4,628||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71133)||1999 XQ177|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,153|| align=right|8,23|| align=right|4,703||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71134)||1999 XR177|| align=right|14,5|| align=right|2,953|| align=right|0,064|| align=right|12,16|| align=right|5,074||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71135)||1999 XM178|| align=right|13,5|| align=right|2,992|| align=right|0,032|| align=right|12,65|| align=right|5,176||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71136)||1999 XV178|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,065|| align=right|16,13|| align=right|5,499||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71137)||1999 XQ179|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,096|| align=right|3,70|| align=right|5,626||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71138)||1999 XY179|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,159|| align=right|5,68|| align=right|4,476||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71139)||1999 XB180|| align=right|13,6|| align=right|3,090|| align=right|0,072|| align=right|12,06|| align=right|5,432||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71140)||1999 XK180|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,111|| align=right|15,25|| align=right|4,625||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71141)||1999 XX180|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,132|| align=right|13,32|| align=right|4,051||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71142)||1999 XP181|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,124|| align=right|12,94|| align=right|4,359||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71143)||1999 XR181|| align=right|13,7|| align=right|2,601|| align=right|0,209|| align=right|14,52|| align=right|4,193||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71144)||1999 XW182|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,246|| align=right|8,80|| align=right|4,285||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71145)||1999 XA183|| align=right|13,2|| align=right|2,546|| align=right|0,135|| align=right|15,29|| align=right|4,061||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71146)||1999 XQ183|| align=right|14,9|| align=right|2,765|| align=right|0,091|| align=right|9,31|| align=right|4,598||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71147)||1999 XZ183|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,086|| align=right|13,35|| align=right|4,355||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71148)||1999 XV184|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,142|| align=right|13,01|| align=right|4,279||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71149)||1999 XE186|| align=right|13,6|| align=right|2,700|| align=right|0,156|| align=right|13,40|| align=right|4,435||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71150)||1999 XW186|| align=right|14,6|| align=right|2,689|| align=right|0,107|| align=right|9,24|| align=right|4,408||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71151)||1999 XZ188|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,104|| align=right|8,69|| align=right|4,636||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71152)||1999 XM189|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,106|| align=right|4,60|| align=right|4,608||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71153)||1999 XR190|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,194|| align=right|12,56|| align=right|4,469||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71154)||1999 XJ192|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,098|| align=right|8,02|| align=right|4,614||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71155)||1999 XP193|| align=right|13,7|| align=right|2,602|| align=right|0,201|| align=right|15,59|| align=right|4,197||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71156)||1999 XA194|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,109|| align=right|5,90|| align=right|4,463||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71157)||1999 XD194|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,093|| align=right|11,22|| align=right|5,238||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71158)||1999 XQ194|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,078|| align=right|11,68|| align=right|5,283||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71159)||1999 XK195|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,078|| align=right|10,10|| align=right|5,401||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71160)||1999 XS195|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,068|| align=right|15,38|| align=right|4,253||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71161)||1999 XX195|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,172|| align=right|8,63|| align=right|4,602||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71162)||1999 XX197|| align=right|13,5|| align=right|3,076|| align=right|0,083|| align=right|12,12|| align=right|5,393||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71163)||1999 XU199|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,124|| align=right|7,54|| align=right|4,239||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71164)||1999 XF202|| align=right|15,2|| align=right|2,904|| align=right|0,078|| align=right|8,96|| align=right|4,947||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71165)||1999 XJ202|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,090|| align=right|10,44|| align=right|5,364||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71166)||1999 XL203|| align=right|13,1|| align=right|3,174|| align=right|0,100|| align=right|18,96|| align=right|5,654||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71167)||1999 XZ203|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,120|| align=right|15,06|| align=right|4,666||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71168)||1999 XQ204|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,154|| align=right|12,98|| align=right|4,520||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71169)||1999 XV204|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,157|| align=right|9,93|| align=right|4,276||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71170)||1999 XE206|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,068|| align=right|11,26|| align=right|5,373||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71171)||1999 XG206|| align=right|13,7|| align=right|3,100|| align=right|0,107|| align=right|12,58|| align=right|5,456||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71172)||1999 XK206|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,041|| align=right|11,22|| align=right|5,459||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71173)||1999 XA209|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,201|| align=right|8,75|| align=right|4,502||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71174)||1999 XO210|| align=right|13,3|| align=right|2,919|| align=right|0,069|| align=right|15,63|| align=right|4,987||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71175)||1999 XS212|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,154|| align=right|9,31|| align=right|4,105||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71176)||1999 XT212|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,157|| align=right|6,84|| align=right|4,317||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71177)||1999 XA213|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,167|| align=right|8,48|| align=right|4,585||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71178)||1999 XB213|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,186|| align=right|8,10|| align=right|4,189||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71179)||1999 XM213|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,078|| align=right|8,49|| align=right|4,223||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71180)||1999 XG214|| align=right|13,3|| align=right|2,983|| align=right|0,066|| align=right|11,56|| align=right|5,151||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71181)||1999 XA215|| align=right|15,1|| align=right|3,015|| align=right|0,124|| align=right|13,06|| align=right|5,235||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71182)||1999 XB215|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,084|| align=right|4,84|| align=right|4,608||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71183)||1999 XO215|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,197|| align=right|7,62|| align=right|4,655||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71184)||1999 XJ217|| align=right|15,8|| align=right|2,754|| align=right|0,305|| align=right|0,25|| align=right|4,570||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71185)||1999 XS220|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,028|| align=right|15,86|| align=right|4,442||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71186)||1999 XX222|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,049|| align=right|10,49|| align=right|5,458||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71187)||1999 XG224|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,082|| align=right|1,21|| align=right|4,690||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71188)||1999 XH224|| align=right|14,9|| align=right|2,834|| align=right|0,219|| align=right|10,11|| align=right|4,771||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71189)||1999 XL229|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,188|| align=right|11,79|| align=right|4,378||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71190)||1999 XO229|| align=right|14,4|| align=right|2,816|| align=right|0,124|| align=right|8,78|| align=right|4,725||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71191)||1999 XX229|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,147|| align=right|7,95|| align=right|4,486||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71192)||1999 XC230|| align=right|14,2|| align=right|2,812|| align=right|0,129|| align=right|14,27|| align=right|4,716||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71193)||1999 XG231|| align=right|13,0|| align=right|3,098|| align=right|0,144|| align=right|19,64|| align=right|5,451||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71194)||1999 XH231|| align=right|13,3|| align=right|3,116|| align=right|0,083|| align=right|18,17|| align=right|5,499||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71195)||1999 XO231|| align=right|13,2|| align=right|3,149|| align=right|0,155|| align=right|13,09|| align=right|5,587||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71196)||1999 XP233|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,174|| align=right|13,03|| align=right|3,707||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71197)||1999 XE234|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,091|| align=right|7,22|| align=right|4,570||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71198)||1999 XX234|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,251|| align=right|5,23|| align=right|4,061||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71199)||1999 XM236|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,135|| align=right|11,64|| align=right|4,297||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71200)||1999 XT236|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,112|| align=right|2,57|| align=right|4,232||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71201)||1999 XL239|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,150|| align=right|13,80|| align=right|4,393||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71202)||1999 XJ241|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,180|| align=right|16,25|| align=right|4,366||MBA||12. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71203)||1999 XK242|| align=right|14,6|| align=right|2,689|| align=right|0,084|| align=right|10,50|| align=right|4,408||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71204)||1999 XQ242|| align=right|14,1|| align=right|2,661|| align=right|0,211|| align=right|14,22|| align=right|4,341||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71205)||1999 XD244|| align=right|15,9|| align=right|2,745|| align=right|0,331|| align=right|7,96|| align=right|4,548||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71206)||1999 XK244|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,094|| align=right|15,19|| align=right|4,413||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71207)||1999 XB245|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,114|| align=right|14,91|| align=right|4,416||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71208)||1999 XO248|| align=right|14,9|| align=right|2,635|| align=right|0,168|| align=right|12,62|| align=right|4,278||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71209)||1999 XX248|| align=right|14,9|| align=right|2,689|| align=right|0,127|| align=right|15,74|| align=right|4,409||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71210)||1999 XE256|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,055|| align=right|5,65|| align=right|4,609||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71211)||1999 XO257|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,096|| align=right|10,15|| align=right|4,211||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71212)||1999 XX257|| align=right|14,5|| align=right|2,696|| align=right|0,151|| align=right|12,93|| align=right|4,427||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(71213)||1999 XA259|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,143|| align=right|4,55|| align=right|4,142||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71214)||1999 XG261|| align=right|13,7|| align=right|3,239|| align=right|0,111|| align=right|18,80|| align=right|5,828||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71215)||1999 XY261|| align=right|13,8|| align=right|2,600|| align=right|0,145|| align=right|27,27|| align=right|4,193||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71216)||1999 YP1|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,243|| align=right|13,22|| align=right|4,302||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71217)||1999 YQ1|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,193|| align=right|16,96|| align=right|4,034||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71218)||1999 YF5|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,061|| align=right|16,92|| align=right|5,613||MBA||27. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71219)||1999 YK6|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,059|| align=right|15,33|| align=right|4,190||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71220)||1999 YY8|| align=right|16,3|| align=right|2,526|| align=right|0,133|| align=right|3,36|| align=right|4,015||MBA||31. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(71221)||1999 YL9|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,189|| align=right|7,11|| align=right|4,651||MBA||31. prosince 1999||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(71222)||1999 YQ9|| align=right|14,2|| align=right|3,080|| align=right|0,132|| align=right|10,58|| align=right|5,404||MBA||31. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71223)||1999 YF10|| align=right|16,5|| align=right|2,676|| align=right|0,095|| align=right|4,24|| align=right|4,377||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71224)||1999 YW12|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,154|| align=right|11,42|| align=right|4,432||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71225)||1999 YU13|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,118|| align=right|3,91|| align=right|5,436||MBA||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71226)||1999 YG14|| align=right|15,3|| align=right|3,023|| align=right|0,121|| align=right|0,45|| align=right|5,256||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71227)||1999 YO15|| align=right|15,6|| align=right|2,653|| align=right|0,064|| align=right|2,75|| align=right|4,321||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71228)||1999 YP15|| align=right|15,5|| align=right|2,843|| align=right|0,047|| align=right|2,77|| align=right|4,793||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71229)||1999 YD17|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,172|| align=right|5,43|| align=right|5,707||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71230)||1999 YR17|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,201|| align=right|17,80|| align=right|5,538||MBA||17. prosince 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(71231)||1999 YY22|| align=right|15,9|| align=right|2,763|| align=right|0,147|| align=right|8,05|| align=right|4,593||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71232)||1999 YH26|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,179|| align=right|13,79|| align=right|4,342||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(71233)||2000 AC|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,313|| align=right|6,71|| align=right|4,268||MBA||1. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71234)||2000 AE2|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,104|| align=right|6,12|| align=right|4,049||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71235)||2000 AD3|| align=right|13,9|| align=right|2,921|| align=right|0,125|| align=right|8,15|| align=right|4,992||MBA||4. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(71236)||2000 AC5|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,072|| align=right|5,02|| align=right|5,603||MBA||3. ledna 2000||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(71237)||2000 AJ7|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,072|| align=right|4,59|| align=right|4,487||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71238)||2000 AL7|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,253|| align=right|5,04|| align=right|4,109||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71239)||2000 AM7|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,119|| align=right|10,23|| align=right|4,673||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71240)||2000 AU7|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,084|| align=right|14,83|| align=right|4,182||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71241)||2000 AG8|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,196|| align=right|6,67|| align=right|4,218||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71242)||2000 AQ8|| align=right|16,6|| align=right|2,691|| align=right|0,229|| align=right|4,66|| align=right|4,415||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71243)||2000 AK9|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,199|| align=right|7,17|| align=right|4,293||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71244)||2000 AM9|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,153|| align=right|14,48|| align=right|4,246||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71245)||2000 AE10|| align=right|14,4|| align=right|2,661|| align=right|0,114|| align=right|15,75|| align=right|4,340||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71246)||2000 AB11|| align=right|15,7|| align=right|2,662|| align=right|0,280|| align=right|7,03|| align=right|4,343||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71247)||2000 AJ11|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,153|| align=right|2,84|| align=right|4,410||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71248)||2000 AJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,092|| align=right|3,47|| align=right|4,569||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71249)||2000 AK14|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,172|| align=right|13,39|| align=right|4,423||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71250)||2000 AS14|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,201|| align=right|1,61|| align=right|4,047||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71251)||2000 AH15|| align=right|14,7|| align=right|2,772|| align=right|0,081|| align=right|4,21|| align=right|4,614||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71252)||2000 AR15|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,037|| align=right|9,16|| align=right|5,108||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71253)||2000 AT15|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,075|| align=right|3,88|| align=right|4,511||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71254)||2000 AV15|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,148|| align=right|12,98|| align=right|4,436||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71255)||2000 AU16|| align=right|14,2|| align=right|2,707|| align=right|0,071|| align=right|18,35|| align=right|4,452||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71256)||2000 AV16|| align=right|14,3|| align=right|2,981|| align=right|0,091|| align=right|5,51|| align=right|5,145||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71257)||2000 AV17|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,192|| align=right|1,90|| align=right|4,666||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71258)||2000 AO20|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,126|| align=right|3,92|| align=right|4,493||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71259)||2000 AX22|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,102|| align=right|1,23|| align=right|5,305||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71260)||2000 AB23|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,170|| align=right|6,08|| align=right|4,485||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71261)||2000 AC23|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,080|| align=right|8,28|| align=right|4,545||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71262)||2000 AR23|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,037|| align=right|5,28|| align=right|4,611||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71263)||2000 AN25|| align=right|14,1|| align=right|2,854|| align=right|0,136|| align=right|10,07|| align=right|4,819||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71264)||2000 AT27|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,106|| align=right|6,98|| align=right|5,416||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71265)||2000 AW27|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,099|| align=right|3,38|| align=right|4,595||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71266)||2000 AC28|| align=right|15,1|| align=right|2,877|| align=right|0,082|| align=right|3,18|| align=right|4,879||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71267)||2000 AL29|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,132|| align=right|1,71|| align=right|5,285||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71268)||2000 AF30|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,095|| align=right|3,11|| align=right|5,031||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71269)||2000 AK31|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,214|| align=right|2,57|| align=right|4,377||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71270)||2000 AZ31|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,134|| align=right|8,31|| align=right|4,628||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71271)||2000 AB32|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,134|| align=right|17,14|| align=right|5,630||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71272)||2000 AY33|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,104|| align=right|11,26|| align=right|5,511||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71273)||2000 AG35|| align=right|14,7|| align=right|3,039|| align=right|0,039|| align=right|10,20|| align=right|5,298||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71274)||2000 AC37|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,074|| align=right|8,92|| align=right|5,353||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71275)||2000 AM39|| align=right|15,1|| align=right|3,087|| align=right|0,070|| align=right|10,06|| align=right|5,423||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71276)||2000 AX39|| align=right|14,5|| align=right|3,094|| align=right|0,081|| align=right|4,80|| align=right|5,442||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71277)||2000 AH44|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,228|| align=right|2,93|| align=right|4,148||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71278)||2000 AR45|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,136|| align=right|16,52|| align=right|4,630||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71279)||2000 AX45|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,066|| align=right|5,57|| align=right|4,687||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71280)||2000 AZ46|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,014|| align=right|9,22|| align=right|5,349||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71281)||2000 AD47|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,098|| align=right|10,55|| align=right|4,567||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71282)||2000 AC48|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,111|| align=right|12,24|| align=right|5,375||MBA||6. ledna 2000||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(71283)||2000 AB50|| align=right|14,5|| align=right|2,998|| align=right|0,063|| align=right|9,04|| align=right|5,190||MBA||4. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71284)||2000 AE50|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,137|| align=right|2,60|| align=right|5,493||MBA||5. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71285)||2000 AB51|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,108|| align=right|3,15|| align=right|4,330||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71286)||2000 AX51|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,100|| align=right|6,00|| align=right|3,772||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71287)||2000 AM52|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,176|| align=right|10,49|| align=right|4,561||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71288)||2000 AD53|| align=right|14,7|| align=right|2,560|| align=right|0,200|| align=right|11,95|| align=right|4,096||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71289)||2000 AZ53|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,078|| align=right|8,64|| align=right|5,316||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71290)||2000 AP54|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,152|| align=right|4,01|| align=right|4,490||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71291)||2000 AS56|| align=right|15,5|| align=right|2,880|| align=right|0,155|| align=right|12,10|| align=right|4,888||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71292)||2000 AO57|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,179|| align=right|4,81|| align=right|4,258||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71293)||2000 AX58|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,174|| align=right|4,86|| align=right|4,370||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71294)||2000 AB59|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,202|| align=right|12,02|| align=right|4,171||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71295)||2000 AG59|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,098|| align=right|12,96|| align=right|5,443||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71296)||2000 AH60|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,161|| align=right|3,83|| align=right|4,464||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71297)||2000 AF62|| align=right|14,1|| align=right|2,612|| align=right|0,113|| align=right|14,61|| align=right|4,220||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71298)||2000 AH62|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,117|| align=right|4,25|| align=right|5,404||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71299)||2000 AY62|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,116|| align=right|7,93|| align=right|5,394||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71300)||2000 AB65|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,115|| align=right|12,38|| align=right|4,362||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71301)||2000 AY65|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,095|| align=right|12,48|| align=right|5,376||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71302)||2000 AU66|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,098|| align=right|9,39|| align=right|5,354||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71303)||2000 AZ67|| align=right|15,5|| align=right|2,860|| align=right|0,064|| align=right|3,73|| align=right|4,835||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71304)||2000 AE68|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,133|| align=right|9,52|| align=right|4,586||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71305)||2000 AG68|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,130|| align=right|16,22|| align=right|4,161||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71306)||2000 AS69|| align=right|13,6|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|13,64|| align=right|4,416||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71307)||2000 AO70|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,124|| align=right|5,69|| align=right|4,569||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71308)||2000 AU70|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,092|| align=right|4,55|| align=right|4,459||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71309)||2000 AS71|| align=right|14,0|| align=right|2,640|| align=right|0,083|| align=right|14,98|| align=right|4,289||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71310)||2000 AJ74|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|4,69|| align=right|4,085||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71311)||2000 AO75|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,321|| align=right|5,43|| align=right|4,135||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71312)||2000 AT75|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,183|| align=right|14,16|| align=right|4,155||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71313)||2000 AS76|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,049|| align=right|8,03|| align=right|5,448||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71314)||2000 AW76|| align=right|14,2|| align=right|2,856|| align=right|0,043|| align=right|3,06|| align=right|4,827||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71315)||2000 AM77|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,285|| align=right|6,85|| align=right|4,105||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71316)||2000 AA78|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,169|| align=right|5,27|| align=right|3,829||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71317)||2000 AY78|| align=right|14,4|| align=right|2,761|| align=right|0,127|| align=right|6,82|| align=right|4,586||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71318)||2000 AO81|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|3,41|| align=right|4,667||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71319)||2000 AQ82|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,127|| align=right|0,55|| align=right|5,455||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71320)||2000 AV82|| align=right|13,4|| align=right|3,078|| align=right|0,188|| align=right|16,59|| align=right|5,400||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71321)||2000 AB83|| align=right|14,8|| align=right|3,177|| align=right|0,122|| align=right|5,02|| align=right|5,661||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71322)||2000 AP83|| align=right|14,7|| align=right|2,910|| align=right|0,047|| align=right|3,15|| align=right|4,964||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71323)||2000 AF84|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,065|| align=right|3,68|| align=right|4,652||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71324)||2000 AJ84|| align=right|14,0|| align=right|3,040|| align=right|0,036|| align=right|4,03|| align=right|5,300||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71325)||2000 AN84|| align=right|14,4|| align=right|2,709|| align=right|0,273|| align=right|16,23|| align=right|4,458||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71326)||2000 AU84|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,095|| align=right|7,91|| align=right|5,460||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71327)||2000 AA85|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,114|| align=right|1,97|| align=right|5,489||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71328)||2000 AH85|| align=right|14,0|| align=right|2,811|| align=right|0,156|| align=right|8,83|| align=right|4,712||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71329)||2000 AH86|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,172|| align=right|0,55|| align=right|5,523||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71330)||2000 AZ86|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,114|| align=right|9,66|| align=right|5,753||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71331)||2000 AY89|| align=right|15,1|| align=right|2,881|| align=right|0,105|| align=right|4,13|| align=right|4,889||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71332)||2000 AQ90|| align=right|14,1|| align=right|2,964|| align=right|0,121|| align=right|11,21|| align=right|5,102||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71333)||2000 AW91|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,192|| align=right|6,38|| align=right|5,633||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71334)||2000 AP94|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,040|| align=right|9,75|| align=right|5,136||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71335)||2000 AK96|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,198|| align=right|17,97|| align=right|5,468||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71336)||2000 AE99|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,172|| align=right|3,76|| align=right|4,333||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71337)||2000 AG99|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,194|| align=right|3,43|| align=right|3,717||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71338)||2000 AK99|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,125|| align=right|13,92|| align=right|4,279||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71339)||2000 AR99|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,032|| align=right|5,29|| align=right|3,813||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71340)||2000 AW99|| align=right|15,1|| align=right|2,468|| align=right|0,117|| align=right|8,09|| align=right|3,876||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71341)||2000 AD101|| align=right|14,7|| align=right|2,408|| align=right|0,095|| align=right|7,14|| align=right|3,736||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71342)||2000 AJ102|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,077|| align=right|9,75|| align=right|4,181||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71343)||2000 AV102|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,157|| align=right|8,66|| align=right|4,619||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71344)||2000 AF103|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,154|| align=right|4,42|| align=right|4,221||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71345)||2000 AH104|| align=right|15,4|| align=right|2,687|| align=right|0,246|| align=right|7,19|| align=right|4,404||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71346)||2000 AV104|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,156|| align=right|18,63|| align=right|4,623||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71347)||2000 AH105|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,183|| align=right|17,22|| align=right|4,592||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71348)||2000 AL107|| align=right|13,7|| align=right|3,053|| align=right|0,054|| align=right|16,65|| align=right|5,334||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71349)||2000 AP107|| align=right|13,2|| align=right|2,925|| align=right|0,072|| align=right|14,16|| align=right|5,002||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71350)||2000 AF108|| align=right|14,8|| align=right|2,927|| align=right|0,104|| align=right|1,85|| align=right|5,007||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71351)||2000 AJ108|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,115|| align=right|2,21|| align=right|4,457||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71352)||2000 AH109|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,063|| align=right|4,12|| align=right|5,644||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71353)||2000 AT110|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,130|| align=right|15,10|| align=right|4,406||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71354)||2000 AO111|| align=right|15,0|| align=right|2,709|| align=right|0,088|| align=right|14,68|| align=right|4,457||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71355)||2000 AE112|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,174|| align=right|7,86|| align=right|4,409||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71356)||2000 AR114|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,023|| align=right|9,42|| align=right|5,448||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71357)||2000 AJ122|| align=right|15,4|| align=right|2,840|| align=right|0,129|| align=right|14,44|| align=right|4,785||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71358)||2000 AZ123|| align=right|16,1|| align=right|2,740|| align=right|0,109|| align=right|8,08|| align=right|4,534||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71359)||2000 AF124|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,117|| align=right|9,54|| align=right|5,143||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71360)||2000 AT126|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,070|| align=right|8,99|| align=right|5,122||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71361)||2000 AP129|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|10,81|| align=right|5,375||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71362)||2000 AB133|| align=right|14,0|| align=right|2,942|| align=right|0,099|| align=right|16,40|| align=right|5,047||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71363)||2000 AK134|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,054|| align=right|5,53|| align=right|5,284||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71364)||2000 AW134|| align=right|14,0|| align=right|2,723|| align=right|0,087|| align=right|9,23|| align=right|4,492||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71365)||2000 AY134|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,127|| align=right|6,45|| align=right|5,390||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71366)||2000 AU135|| align=right|14,3|| align=right|2,902|| align=right|0,075|| align=right|11,81|| align=right|4,942||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71367)||2000 AO137|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,237|| align=right|11,41|| align=right|4,202||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71368)||2000 AX137|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,191|| align=right|4,95|| align=right|5,458||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71369)||2000 AJ139|| align=right|13,7|| align=right|2,681|| align=right|0,181|| align=right|12,89|| align=right|4,389||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71370)||2000 AK139|| align=right|15,2|| align=right|2,446|| align=right|0,197|| align=right|9,79|| align=right|3,824||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71371)||2000 AR139|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,172|| align=right|14,02|| align=right|4,087||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71372)||2000 AS139|| align=right|14,4|| align=right|2,511|| align=right|0,037|| align=right|6,74|| align=right|3,977||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71373)||2000 AQ140|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,236|| align=right|1,51|| align=right|4,208||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71374)||2000 AJ141|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,207|| align=right|6,15|| align=right|4,486||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71375)||2000 AT141|| align=right|13,9|| align=right|3,168|| align=right|0,080|| align=right|10,26|| align=right|5,637||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71376)||2000 AP143|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,047|| align=right|18,83|| align=right|5,341||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71377)||2000 AG145|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|12,24|| align=right|5,363||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71378)||2000 AP145|| align=right|14,3|| align=right|2,990|| align=right|0,045|| align=right|11,95|| align=right|5,170||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71379)||2000 AA146|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,177|| align=right|4,93|| align=right|3,706||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71380)||2000 AC148|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,088|| align=right|7,74|| align=right|5,421||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71381)||2000 AD149|| align=right|14,2|| align=right|2,399|| align=right|0,091|| align=right|6,54|| align=right|3,715||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71382)||2000 AT149|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,208|| align=right|7,62|| align=right|4,626||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71383)||2000 AH151|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,176|| align=right|14,16|| align=right|4,480||MBA||5. ledna 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(71384)||2000 AQ151|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,118|| align=right|6,94|| align=right|3,729||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71385)||2000 AR151|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,116|| align=right|7,29|| align=right|3,698||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71386)||2000 AE153|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,129|| align=right|4,26|| align=right|5,669||MBA||6. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71387)||2000 AD154|| align=right|14,3|| align=right|2,682|| align=right|0,195|| align=right|13,88|| align=right|4,393||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71388)||2000 AT154|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,080|| align=right|3,00|| align=right|4,490||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71389)||2000 AQ156|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,087|| align=right|4,49|| align=right|4,389||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71390)||2000 AB161|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,077|| align=right|11,13|| align=right|5,130||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71391)||2000 AK161|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,125|| align=right|14,03|| align=right|5,184||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71392)||2000 AV162|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,139|| align=right|13,39|| align=right|4,169||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71393)||2000 AA163|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,090|| align=right|11,60|| align=right|3,791||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71394)||2000 AX163|| align=right|15,8|| align=right|2,727|| align=right|0,177|| align=right|2,12|| align=right|4,502||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71395)||2000 AA164|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,082|| align=right|8,22|| align=right|5,220||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71396)||2000 AV166|| align=right|14,1|| align=right|2,883|| align=right|0,110|| align=right|11,65|| align=right|4,894||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71397)||2000 AJ167|| align=right|13,8|| align=right|3,203|| align=right|0,055|| align=right|10,89|| align=right|5,732||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71398)||2000 AV168|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,077|| align=right|15,81|| align=right|4,257||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71399)||2000 AZ168|| align=right|15,9|| align=right|2,537|| align=right|0,212|| align=right|7,08|| align=right|4,040||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71400)||2000 AF169|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,087|| align=right|14,46|| align=right|4,602||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71401)||2000 AL170|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,189|| align=right|9,19|| align=right|4,577||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71402)||2000 AM170|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,147|| align=right|14,34|| align=right|4,424||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71403)||2000 AO170|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,216|| align=right|13,93|| align=right|4,407||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71404)||2000 AP172|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,181|| align=right|10,60|| align=right|4,554||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71405)||2000 AG173|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,124|| align=right|8,76|| align=right|4,520||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71406)||2000 AK173|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,181|| align=right|12,14|| align=right|4,297||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71407)||2000 AP175|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,147|| align=right|15,08|| align=right|4,234||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71408)||2000 AT175|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,065|| align=right|9,56|| align=right|5,099||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71409)||2000 AT178|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,275|| align=right|11,64|| align=right|4,139||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71410)||2000 AG179|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,182|| align=right|7,65|| align=right|4,221||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71411)||2000 AM180|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,043|| align=right|10,69|| align=right|5,189||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71412)||2000 AF181|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,175|| align=right|9,04|| align=right|4,534||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71413)||2000 AQ185|| align=right|14,2|| align=right|2,652|| align=right|0,150|| align=right|12,94|| align=right|4,318||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71414)||2000 AW185|| align=right|13,7|| align=right|2,636|| align=right|0,135|| align=right|12,86|| align=right|4,279||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71415)||2000 AD187|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,089|| align=right|15,69|| align=right|4,168||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71416)||2000 AY187|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,133|| align=right|14,26|| align=right|4,434||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71417)||2000 AE188|| align=right|14,7|| align=right|2,714|| align=right|0,331|| align=right|13,38|| align=right|4,470||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71418)||2000 AU190|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,227|| align=right|14,01|| align=right|4,096||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71419)||2000 AH191|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,185|| align=right|13,71|| align=right|4,560||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71420)||2000 AP191|| align=right|14,7|| align=right|2,681|| align=right|0,161|| align=right|13,26|| align=right|4,389||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71421)||2000 AJ192|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,168|| align=right|12,97|| align=right|4,361||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71422)||2000 AE195|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,154|| align=right|8,44|| align=right|4,539||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71423)||2000 AT195|| align=right|15,8|| align=right|2,758|| align=right|0,213|| align=right|9,44|| align=right|4,579||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71424)||2000 AB197|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,155|| align=right|10,77|| align=right|5,358||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71425)||2000 AC197|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,084|| align=right|14,63|| align=right|5,734||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71426)||2000 AJ198|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,074|| align=right|8,10|| align=right|5,663||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71427)||2000 AE199|| align=right|13,8|| align=right|2,596|| align=right|0,165|| align=right|15,35|| align=right|4,181||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71428)||2000 AZ199|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,201|| align=right|13,09|| align=right|4,573||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71429)||2000 AZ200|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,302|| align=right|20,82|| align=right|4,157||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71430)||2000 AN201|| align=right|14,5|| align=right|3,132|| align=right|0,206|| align=right|15,97|| align=right|5,542||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71431)||2000 AC202|| align=right|16,6|| align=right|2,617|| align=right|0,138|| align=right|13,77|| align=right|4,233||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71432)||2000 AO202|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,175|| align=right|11,30|| align=right|4,389||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71433)||2000 AE203|| align=right|13,4|| align=right|2,870|| align=right|0,070|| align=right|12,79|| align=right|4,862||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71434)||2000 AJ205|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,172|| align=right|7,86|| align=right|4,643||MBA||15. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71435)||2000 AN206|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,042|| align=right|0,96|| align=right|5,065||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71436)||2000 AF208|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,234|| align=right|5,33|| align=right|4,365||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71437)||2000 AE209|| align=right|14,9|| align=right|3,223|| align=right|0,094|| align=right|0,72|| align=right|5,785||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71438)||2000 AP213|| align=right|15,9|| align=right|3,041|| align=right|0,178|| align=right|5,25|| align=right|5,302||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71439)||2000 AF214|| align=right|14,1|| align=right|2,965|| align=right|0,103|| align=right|11,66|| align=right|5,105||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71440)||2000 AL225|| align=right|14,0|| align=right|3,224|| align=right|0,098|| align=right|4,58|| align=right|5,788||MBA||12. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71441)||2000 AR226|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|4,659||MBA||13. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71442)||2000 AA230|| align=right|14,8|| align=right|2,805|| align=right|0,120|| align=right|9,76|| align=right|4,697||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71443)||2000 AG230|| align=right|14,4|| align=right|3,201|| align=right|0,074|| align=right|13,55|| align=right|5,726||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71444)||2000 AH230|| align=right|14,7|| align=right|3,136|| align=right|0,100|| align=right|6,88|| align=right|5,554||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71445) Marc||2000 AE231|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,160|| align=right|6,28|| align=right|4,120||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||L. H. Wasserman
|-
|(71446)||2000 AP237|| align=right|13,8|| align=right|2,924|| align=right|0,190|| align=right|13,40|| align=right|5,000||MBA||5. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71447)||2000 AY239|| align=right|15,0|| align=right|2,933|| align=right|0,100|| align=right|1,32|| align=right|5,022||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71448)||2000 AM241|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,246|| align=right|8,08|| align=right|4,420||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71449)||2000 AJ242|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,177|| align=right|14,52|| align=right|5,752||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71450)||2000 AV242|| align=right|14,7|| align=right|2,968|| align=right|0,052|| align=right|9,07|| align=right|5,113||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71451)||2000 AD243|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,121|| align=right|10,54|| align=right|4,150||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71452)||2000 AQ243|| align=right|14,9|| align=right|3,125|| align=right|0,168|| align=right|18,28|| align=right|5,524||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71453)||2000 AW244|| align=right|15,4|| align=right|2,662|| align=right|0,212|| align=right|7,00|| align=right|4,344||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71454)||2000 AC245|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,070|| align=right|15,17|| align=right|4,111||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71455)||2000 AD245|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,227|| align=right|14,47|| align=right|4,077||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71456)||2000 AQ247|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,043|| align=right|9,72|| align=right|5,642||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71457)||2000 AV247|| align=right|14,0|| align=right|2,744|| align=right|0,185|| align=right|12,23|| align=right|4,545||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71458)||2000 BU|| align=right|15,1|| align=right|3,044|| align=right|0,133|| align=right|6,63|| align=right|5,309||MBA||26. ledna 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(71459)||2000 BJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,170|| align=right|26,89|| align=right|4,593||MBA||25. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71460)||2000 BA3|| align=right|14,2|| align=right|3,026|| align=right|0,163|| align=right|4,34|| align=right|5,264||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71461)||2000 BA4|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,030|| align=right|10,62|| align=right|5,417||MBA||28. ledna 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(71462)||2000 BP4|| align=right|14,0|| align=right|2,693|| align=right|0,117|| align=right|12,75|| align=right|4,418||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71463)||2000 BQ4|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,096|| align=right|10,35|| align=right|4,405||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71464)||2000 BB7|| align=right|13,9|| align=right|3,122|| align=right|0,047|| align=right|16,86|| align=right|5,515||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71465)||2000 BX7|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,008|| align=right|9,46|| align=right|5,430||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71466)||2000 BB10|| align=right|15,3|| align=right|3,190|| align=right|0,168|| align=right|2,32|| align=right|5,697||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71467)||2000 BE13|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|2,65|| align=right|3,712||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71468)||2000 BY13|| align=right|14,7|| align=right|2,980|| align=right|0,112|| align=right|11,39|| align=right|5,144||MBA||24. ledna 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(71469)||2000 BQ14|| align=right|13,9|| align=right|3,112|| align=right|0,276|| align=right|17,31|| align=right|5,489||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71470)||2000 BV14|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,032|| align=right|10,91|| align=right|5,633||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71471)||2000 BN15|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,144|| align=right|18,26|| align=right|5,434||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71472)||2000 BO15|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,082|| align=right|15,75|| align=right|5,208||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71473)||2000 BG16|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,126|| align=right|12,28|| align=right|4,363||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71474)||2000 BY16|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,074|| align=right|6,90|| align=right|5,679||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71475)||2000 BF17|| align=right|15,3|| align=right|2,788|| align=right|0,086|| align=right|4,76|| align=right|4,655||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71476)||2000 BG17|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,031|| align=right|11,13|| align=right|5,255||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71477)||2000 BD24|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,048|| align=right|10,75|| align=right|5,313||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71478)||2000 BN24|| align=right|14,8|| align=right|3,018|| align=right|0,040|| align=right|11,77|| align=right|5,242||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71479)||2000 BL26|| align=right|14,8|| align=right|3,219|| align=right|0,121|| align=right|0,26|| align=right|5,774||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71480)||2000 BZ28|| align=right|14,6|| align=right|2,886|| align=right|0,153|| align=right|8,02|| align=right|4,902||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(71481)||2000 BY29|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,046|| align=right|9,42|| align=right|5,288||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71482)||2000 BO30|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,023|| align=right|13,62|| align=right|5,709||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71483)||2000 BU33|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,216|| align=right|10,30|| align=right|5,121||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(71484)||2000 BE34|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,105|| align=right|10,42|| align=right|5,425||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71485)||2000 BM34|| align=right|14,2|| align=right|3,052|| align=right|0,083|| align=right|10,20|| align=right|5,332||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(71486)||2000 BE38|| align=right|15,5|| align=right|3,026|| align=right|0,075|| align=right|1,83|| align=right|5,262||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71487)||2000 BE46|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,231|| align=right|0,73|| align=right|5,378||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71488)||2000 BR49|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,127|| align=right|14,21|| align=right|4,328||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71489)||2000 CT1|| align=right|13,8|| align=right|3,154|| align=right|0,130|| align=right|0,79|| align=right|5,600||MBA||4. února 2000||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(71490)||2000 CY7|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,074|| align=right|9,55|| align=right|5,104||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71491)||2000 CO10|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,097|| align=right|11,13|| align=right|5,254||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71492)||2000 CQ12|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,059|| align=right|7,36|| align=right|5,290||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71493)||2000 CF13|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,144|| align=right|9,39|| align=right|5,036||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71494)||2000 CH14|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,167|| align=right|7,50|| align=right|4,608||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71495)||2000 CL14|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,027|| align=right|6,87|| align=right|5,489||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71496)||2000 CB18|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,232|| align=right|4,82|| align=right|4,394||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71497)||2000 CL18|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,148|| align=right|4,84|| align=right|5,651||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71498)||2000 CH20|| align=right|14,5|| align=right|2,988|| align=right|0,110|| align=right|10,66|| align=right|5,165||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71499)||2000 CV20|| align=right|15,6|| align=right|2,942|| align=right|0,088|| align=right|0,90|| align=right|5,046||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71500)||2000 CM23|| align=right|15,4|| align=right|2,969|| align=right|0,089|| align=right|4,79|| align=right|5,115||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71501)||2000 CQ23|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,075|| align=right|5,70|| align=right|5,769||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71502)||2000 CT25|| align=right|14,4|| align=right|3,191|| align=right|0,115|| align=right|3,32|| align=right|5,698||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71503)||2000 CR26|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,138|| align=right|11,16|| align=right|5,153||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71504)||2000 CT28|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,087|| align=right|11,26|| align=right|5,145||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71505)||2000 CD30|| align=right|13,5|| align=right|3,120|| align=right|0,112|| align=right|5,51|| align=right|5,510||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71506)||2000 CS30|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,074|| align=right|11,22|| align=right|5,602||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71507)||2000 CP34|| align=right|15,0|| align=right|3,136|| align=right|0,100|| align=right|1,77|| align=right|5,554||MBA||4. února 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(71508)||2000 CL35|| align=right|14,2|| align=right|3,340|| align=right|0,046|| align=right|5,63|| align=right|6,104||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71509)||2000 CT37|| align=right|15,3|| align=right|3,122|| align=right|0,025|| align=right|2,41|| align=right|5,515||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71510)||2000 CW49|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,099|| align=right|6,05|| align=right|4,103||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71511)||2000 CF51|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,098|| align=right|7,58|| align=right|5,682||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71512)||2000 CL51|| align=right|14,0|| align=right|2,782|| align=right|0,174|| align=right|7,10|| align=right|4,639||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71513)||2000 CD55|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,023|| align=right|8,42|| align=right|5,182||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71514)||2000 CG55|| align=right|14,1|| align=right|3,244|| align=right|0,087|| align=right|6,04|| align=right|5,843||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71515)||2000 CL55|| align=right|15,2|| align=right|2,916|| align=right|0,110|| align=right|10,20|| align=right|4,979||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71516)||2000 CT56|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,023|| align=right|3,88|| align=right|5,571||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71517)||2000 CO59|| align=right|14,4|| align=right|3,126|| align=right|0,128|| align=right|8,22|| align=right|5,526||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71518)||2000 CP62|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,177|| align=right|6,15|| align=right|5,276||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71519)||2000 CB63|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,042|| align=right|9,01|| align=right|5,396||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71520)||2000 CE69|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,083|| align=right|16,03|| align=right|5,308||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71521)||2000 CT70|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,043|| align=right|14,50|| align=right|5,439||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71522)||2000 CV72|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,064|| align=right|8,92|| align=right|5,205||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71523)||2000 CO76|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,079|| align=right|11,87|| align=right|5,549||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71524)||2000 CM78|| align=right|13,6|| align=right|3,229|| align=right|0,175|| align=right|1,85|| align=right|5,801||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71525)||2000 CL79|| align=right|15,9|| align=right|3,096|| align=right|0,132|| align=right|0,48|| align=right|5,448||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71526)||2000 CO81|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,168|| align=right|0,78|| align=right|5,374||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71527)||2000 CD82|| align=right|14,8|| align=right|3,161|| align=right|0,150|| align=right|1,64|| align=right|5,620||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71528)||2000 CY84|| align=right|14,0|| align=right|3,081|| align=right|0,186|| align=right|11,15|| align=right|5,408||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71529)||2000 CZ84|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,136|| align=right|6,00|| align=right|5,551||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71530)||2000 CQ87|| align=right|14,5|| align=right|3,103|| align=right|0,085|| align=right|1,79|| align=right|5,465||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71531)||2000 CL89|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,177|| align=right|6,98|| align=right|5,349||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71532)||2000 CB91|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,131|| align=right|0,22|| align=right|5,523||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71533)||2000 CL91|| align=right|13,9|| align=right|3,076|| align=right|0,099|| align=right|3,95|| align=right|5,395||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71534)||2000 CU92|| align=right|13,5|| align=right|3,227|| align=right|0,045|| align=right|21,52|| align=right|5,796||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71535)||2000 CY93|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,124|| align=right|4,07|| align=right|5,775||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71536)||2000 CF94|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,049|| align=right|8,92|| align=right|5,170||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71537)||2000 CE99|| align=right|14,9|| align=right|3,062|| align=right|0,077|| align=right|3,76|| align=right|5,356||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71538)||2000 CB107|| align=right|14,9|| align=right|2,538|| align=right|0,133|| align=right|12,60|| align=right|4,043||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(71539)||2000 CG112|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,060|| align=right|10,50|| align=right|5,542||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(71540)||2000 CN113|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,082|| align=right|2,28|| align=right|5,428||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71541)||2000 CK115|| align=right|15,2|| align=right|3,227|| align=right|0,088|| align=right|0,85|| align=right|5,797||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71542)||2000 CR116|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,121|| align=right|11,46|| align=right|5,425||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71543)||2000 CM120|| align=right|14,0|| align=right|3,169|| align=right|0,199|| align=right|5,63|| align=right|5,640||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71544)||2000 CD123|| align=right|15,8|| align=right|2,859|| align=right|0,094|| align=right|2,72|| align=right|4,833||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71545)||2000 CK124|| align=right|14,8|| align=right|3,027|| align=right|0,075|| align=right|8,53|| align=right|5,267||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71546)||2000 DK2|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,127|| align=right|2,18|| align=right|5,411||MBA||24. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(71547)||2000 DB3|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,069|| align=right|16,20|| align=right|5,717||MBA||27. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71548)||2000 DY3|| align=right|13,1|| align=right|3,216|| align=right|0,025|| align=right|12,06|| align=right|5,767||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71549)||2000 DF6|| align=right|13,6|| align=right|3,055|| align=right|0,083|| align=right|8,79|| align=right|5,338||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71550)||2000 DG6|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,091|| align=right|6,89|| align=right|5,734||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71551)||2000 DW6|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,070|| align=right|11,43|| align=right|5,402||MBA||27. února 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(71552)||2000 DR7|| align=right|15,0|| align=right|3,174|| align=right|0,180|| align=right|0,94|| align=right|5,654||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71553)||2000 DD8|| align=right|14,5|| align=right|3,233|| align=right|0,114|| align=right|2,38|| align=right|5,812||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71554)||2000 DV11|| align=right|16,3|| align=right|2,448|| align=right|0,106|| align=right|6,00|| align=right|3,828||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71555)||2000 DY15|| align=right|13,9|| align=right|3,240|| align=right|0,185|| align=right|2,34|| align=right|5,831||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(71556) Page||2000 DW17|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,090|| align=right|9,43|| align=right|5,307||MBA||27. února 2000||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(71557)||2000 DZ19|| align=right|14,2|| align=right|3,010|| align=right|0,079|| align=right|11,56|| align=right|5,222||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71558)||2000 DH21|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,097|| align=right|3,59|| align=right|5,683||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71559)||2000 DU22|| align=right|14,6|| align=right|2,975|| align=right|0,222|| align=right|1,65|| align=right|5,130||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71560)||2000 DU23|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,022|| align=right|13,07|| align=right|5,200||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71561)||2000 DU25|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,205|| align=right|0,65|| align=right|5,393||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71562)||2000 DV25|| align=right|15,9|| align=right|3,023|| align=right|0,041|| align=right|1,13|| align=right|5,256||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71563)||2000 DT26|| align=right|14,9|| align=right|3,087|| align=right|0,032|| align=right|1,03|| align=right|5,422||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71564)||2000 DG28|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,158|| align=right|0,37|| align=right|5,576||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71565)||2000 DB29|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,108|| align=right|8,98|| align=right|5,398||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71566)||2000 DU34|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,007|| align=right|2,05|| align=right|5,651||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71567)||2000 DV34|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,035|| align=right|9,80|| align=right|5,291||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71568)||2000 DS39|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,177|| align=right|5,17|| align=right|5,414||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71569)||2000 DG40|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,185|| align=right|1,80|| align=right|3,558||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71570)||2000 DR40|| align=right|14,4|| align=right|3,113|| align=right|0,054|| align=right|10,18|| align=right|5,491||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71571)||2000 DM42|| align=right|15,4|| align=right|3,052|| align=right|0,145|| align=right|1,97|| align=right|5,332||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71572)||2000 DW42|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,275|| align=right|25,75|| align=right|5,612||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71573)||2000 DO43|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,072|| align=right|1,85|| align=right|5,357||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71574)||2000 DJ49|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,169|| align=right|24,08|| align=right|5,747||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71575)||2000 DC50|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,211|| align=right|1,77|| align=right|5,526||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71576)||2000 DH53|| align=right|13,5|| align=right|3,078|| align=right|0,045|| align=right|7,27|| align=right|5,399||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71577)||2000 DU55|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,176|| align=right|1,63|| align=right|5,750||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71578)||2000 DO57|| align=right|15,8|| align=right|3,002|| align=right|0,216|| align=right|1,64|| align=right|5,201||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71579)||2000 DO58|| align=right|14,0|| align=right|3,042|| align=right|0,121|| align=right|10,64|| align=right|5,304||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71580)||2000 DH59|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,099|| align=right|10,74|| align=right|5,213||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71581)||2000 DG60|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,101|| align=right|9,17|| align=right|5,297||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71582)||2000 DD61|| align=right|14,0|| align=right|3,198|| align=right|0,156|| align=right|5,78|| align=right|5,717||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71583)||2000 DW61|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,165|| align=right|6,21|| align=right|5,479||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71584)||2000 DD62|| align=right|14,9|| align=right|3,237|| align=right|0,142|| align=right|1,12|| align=right|5,824||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71585)||2000 DS64|| align=right|14,3|| align=right|3,216|| align=right|0,119|| align=right|1,26|| align=right|5,766||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71586)||2000 DV66|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,178|| align=right|0,25|| align=right|5,475||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71587)||2000 DX66|| align=right|15,8|| align=right|3,122|| align=right|0,132|| align=right|3,27|| align=right|5,516||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71588)||2000 DK68|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,125|| align=right|4,79|| align=right|5,510||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71589)||2000 DF69|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,141|| align=right|5,77|| align=right|5,665||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71590)||2000 DN71|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,128|| align=right|0,41|| align=right|5,467||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71591)||2000 DP71|| align=right|13,9|| align=right|3,241|| align=right|0,156|| align=right|1,41|| align=right|5,834||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71592)||2000 DM76|| align=right|14,5|| align=right|3,201|| align=right|0,193|| align=right|1,95|| align=right|5,727||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71593)||2000 DP77|| align=right|14,8|| align=right|3,215|| align=right|0,167|| align=right|2,08|| align=right|5,764||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71594)||2000 DT77|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,143|| align=right|10,81|| align=right|5,544||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71595)||2000 DW77|| align=right|14,9|| align=right|3,183|| align=right|0,114|| align=right|5,46|| align=right|5,677||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71596)||2000 DG80|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,091|| align=right|12,24|| align=right|5,608||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71597)||2000 DD83|| align=right|14,5|| align=right|2,991|| align=right|0,077|| align=right|11,49|| align=right|5,173||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71598)||2000 DG84|| align=right|14,2|| align=right|2,970|| align=right|0,051|| align=right|6,83|| align=right|5,118||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71599)||2000 DP84|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,086|| align=right|2,31|| align=right|5,248||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71600)||2000 DK87|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,132|| align=right|6,96|| align=right|5,713||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71601)||2000 DJ93|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,089|| align=right|10,44|| align=right|5,424||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71602)||2000 DO95|| align=right|14,9|| align=right|3,241|| align=right|0,113|| align=right|3,15|| align=right|5,835||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71603)||2000 DU98|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,160|| align=right|5,84|| align=right|5,735||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71604)||2000 DZ99|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,073|| align=right|9,40|| align=right|5,127||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71605)||2000 DJ101|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,021|| align=right|6,04|| align=right|5,386||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71606)||2000 DY101|| align=right|14,9|| align=right|3,196|| align=right|0,091|| align=right|7,04|| align=right|5,713||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71607)||2000 DO102|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,148|| align=right|5,43|| align=right|5,741||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71608)||2000 DN105|| align=right|14,1|| align=right|3,211|| align=right|0,139|| align=right|5,19|| align=right|5,753||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71609)||2000 DH106|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,125|| align=right|5,95|| align=right|5,562||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71610)||2000 DT107|| align=right|14,7|| align=right|3,210|| align=right|0,086|| align=right|4,97|| align=right|5,750||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71611)||2000 EA7|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,142|| align=right|4,65|| align=right|5,691||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71612)||2000 EH12|| align=right|13,3|| align=right|3,159|| align=right|0,265|| align=right|15,06|| align=right|5,614||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71613)||2000 ET12|| align=right|13,7|| align=right|3,254|| align=right|0,033|| align=right|10,58|| align=right|5,869||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71614)||2000 EF18|| align=right|14,9|| align=right|3,124|| align=right|0,181|| align=right|14,33|| align=right|5,521||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71615)||2000 EM20|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,152|| align=right|12,02|| align=right|4,486||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(71616)||2000 EG28|| align=right|13,7|| align=right|3,194|| align=right|0,035|| align=right|11,47|| align=right|5,707||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71617)||2000 EM28|| align=right|13,5|| align=right|2,972|| align=right|0,095|| align=right|11,10|| align=right|5,122||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71618)||2000 EO28|| align=right|14,9|| align=right|3,223|| align=right|0,023|| align=right|10,27|| align=right|5,784||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71619)||2000 ES35|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,178|| align=right|6,35|| align=right|5,540||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71620)||2000 EE40|| align=right|14,1|| align=right|3,132|| align=right|0,100|| align=right|4,75|| align=right|5,541||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71621)||2000 EC47|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,087|| align=right|5,24|| align=right|5,607||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71622)||2000 EZ47|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,084|| align=right|1,43|| align=right|5,309||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71623)||2000 ET53|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,197|| align=right|0,85|| align=right|5,496||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71624)||2000 EK57|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,024|| align=right|10,40|| align=right|5,348||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71625)||2000 EM63|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,173|| align=right|1,75|| align=right|5,473||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71626)||2000 ER66|| align=right|13,8|| align=right|2,894|| align=right|0,080|| align=right|2,89|| align=right|4,923||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71627)||2000 EY66|| align=right|14,4|| align=right|3,407|| align=right|0,121|| align=right|16,89|| align=right|6,287||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71628)||2000 EJ69|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,133|| align=right|5,07|| align=right|5,678||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71629)||2000 EH70|| align=right|14,6|| align=right|3,218|| align=right|0,110|| align=right|5,06|| align=right|5,773||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71630)||2000 EN75|| align=right|14,3|| align=right|3,200|| align=right|0,214|| align=right|19,63|| align=right|5,724||MBA||6. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(71631)||2000 EX75|| align=right|13,7|| align=right|2,733|| align=right|0,190|| align=right|14,68|| align=right|4,516||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71632)||2000 ER76|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,025|| align=right|10,02|| align=right|5,152||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71633)||2000 EK77|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,067|| align=right|12,50|| align=right|5,320||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71634)||2000 EK80|| align=right|14,3|| align=right|3,231|| align=right|0,101|| align=right|5,29|| align=right|5,808||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71635)||2000 EA83|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,086|| align=right|10,13|| align=right|5,671||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71636)||2000 EF83|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,071|| align=right|10,24|| align=right|5,161||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71637)||2000 ER83|| align=right|13,8|| align=right|2,646|| align=right|0,068|| align=right|18,62|| align=right|4,304||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71638)||2000 EL90|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,223|| align=right|25,35|| align=right|5,631||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71639)||2000 EC92|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,166|| align=right|8,36|| align=right|5,204||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71640)||2000 EF94|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,106|| align=right|7,99|| align=right|5,377||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71641)||2000 ER96|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,191|| align=right|8,40|| align=right|4,669||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71642)||2000 EG103|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,259|| align=right|6,15|| align=right|5,403||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71643)||2000 EJ103|| align=right|13,2|| align=right|3,115|| align=right|0,196|| align=right|19,65|| align=right|5,497||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71644)||2000 EF105|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,111|| align=right|13,58|| align=right|5,142||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71645)||2000 EX109|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,057|| align=right|9,31|| align=right|5,450||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71646)||2000 EO110|| align=right|14,2|| align=right|3,138|| align=right|0,169|| align=right|7,47|| align=right|5,557||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71647)||2000 EW110|| align=right|14,8|| align=right|2,846|| align=right|0,227|| align=right|6,54|| align=right|4,799||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71648)||2000 EC112|| align=right|15,4|| align=right|2,788|| align=right|0,201|| align=right|9,89|| align=right|4,656||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71649)||2000 EL112|| align=right|14,9|| align=right|3,252|| align=right|0,092|| align=right|4,44|| align=right|5,864||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71650)||2000 ER113|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,141|| align=right|1,21|| align=right|5,639||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71651)||2000 EC118|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,099|| align=right|15,20|| align=right|5,552||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71652)||2000 EH118|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,120|| align=right|11,40|| align=right|5,345||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71653)||2000 EQ118|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,064|| align=right|10,68|| align=right|5,162||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71654)||2000 EY119|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,178|| align=right|9,09|| align=right|4,134||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71655)||2000 EF121|| align=right|13,5|| align=right|3,141|| align=right|0,167|| align=right|10,36|| align=right|5,567||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71656)||2000 ET121|| align=right|13,8|| align=right|2,987|| align=right|0,055|| align=right|11,08|| align=right|5,160||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(71657)||2000 EP122|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,057|| align=right|5,65|| align=right|3,407||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71658)||2000 EQ122|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,135|| align=right|14,07|| align=right|5,469||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71659)||2000 EC128|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,100|| align=right|6,03|| align=right|5,505||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71660)||2000 EJ130|| align=right|13,5|| align=right|3,224|| align=right|0,044|| align=right|14,10|| align=right|5,788||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71661)||2000 EP130|| align=right|14,8|| align=right|3,244|| align=right|0,065|| align=right|5,02|| align=right|5,842||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71662)||2000 EV132|| align=right|15,0|| align=right|3,169|| align=right|0,118|| align=right|2,49|| align=right|5,640||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71663)||2000 EY138|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,095|| align=right|15,96|| align=right|5,644||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(71664)||2000 EE139|| align=right|13,5|| align=right|3,166|| align=right|0,152|| align=right|14,09|| align=right|5,633||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(71665)||2000 EB143|| align=right|13,5|| align=right|3,221|| align=right|0,025|| align=right|20,44|| align=right|5,779||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(71666)||2000 EK148|| align=right|13,4|| align=right|3,111|| align=right|0,083|| align=right|9,02|| align=right|5,488||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(71667)||2000 EP150|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,111|| align=right|0,40|| align=right|5,478||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71668)||2000 EA152|| align=right|14,6|| align=right|3,030|| align=right|0,044|| align=right|12,06|| align=right|5,273||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71669)||2000 EH157|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,148|| align=right|15,15|| align=right|5,679||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(71670)||2000 EP157|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,206|| align=right|13,21|| align=right|4,298||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71671)||2000 EM166|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,143|| align=right|12,71|| align=right|5,370||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71672)||2000 ER166|| align=right|14,2|| align=right|2,814|| align=right|0,197|| align=right|10,58|| align=right|4,720||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71673)||2000 EZ166|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,108|| align=right|10,84|| align=right|5,258||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71674)||2000 EJ167|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,021|| align=right|10,86|| align=right|5,473||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71675)||2000 ER167|| align=right|13,6|| align=right|2,951|| align=right|0,017|| align=right|12,51|| align=right|5,070||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71676)||2000 EM168|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,209|| align=right|16,89|| align=right|5,525||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71677)||2000 EJ171|| align=right|13,6|| align=right|2,947|| align=right|0,080|| align=right|17,06|| align=right|5,059||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71678)||2000 ET172|| align=right|15,7|| align=right|2,954|| align=right|0,066|| align=right|0,88|| align=right|5,075||MBA||1. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71679)||2000 EY181|| align=right|13,9|| align=right|2,995|| align=right|0,052|| align=right|11,70|| align=right|5,183||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71680)||2000 EJ201|| align=right|12,7|| align=right|3,049|| align=right|0,068|| align=right|20,89|| align=right|5,324||MBA||15. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71681)||2000 FZ1|| align=right|14,5|| align=right|3,222|| align=right|0,172|| align=right|1,39|| align=right|5,783||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71682)||2000 FU11|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,180|| align=right|14,05|| align=right|4,594||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71683)||2000 FE12|| align=right|13,8|| align=right|2,715|| align=right|0,091|| align=right|13,10|| align=right|4,472||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71684)||2000 FY15|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,111|| align=right|6,55|| align=right|5,684||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71685)||2000 FX21|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,030|| align=right|12,28|| align=right|5,829||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71686)||2000 FU30|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,106|| align=right|5,53|| align=right|5,682||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71687)||2000 FY31|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,065|| align=right|14,99|| align=right|5,123||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71688)||2000 FX32|| align=right|13,7|| align=right|3,238|| align=right|0,063|| align=right|22,37|| align=right|5,827||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71689)||2000 FD34|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,134|| align=right|17,90|| align=right|5,695||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71690)||2000 FO35|| align=right|15,5|| align=right|2,797|| align=right|0,288|| align=right|6,92|| align=right|4,676||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71691)||2000 FH37|| align=right|14,6|| align=right|3,213|| align=right|0,162|| align=right|10,58|| align=right|5,758||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71692)||2000 FB43|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,141|| align=right|10,32|| align=right|5,340||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71693)||2000 FK43|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,101|| align=right|16,99|| align=right|5,616||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71694)||2000 FN44|| align=right|14,1|| align=right|3,278|| align=right|0,145|| align=right|3,82|| align=right|5,935||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71695)||2000 FO44|| align=right|13,7|| align=right|3,212|| align=right|0,122|| align=right|5,51|| align=right|5,755||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71696)||2000 FE48|| align=right|14,4|| align=right|2,905|| align=right|0,184|| align=right|3,01|| align=right|4,950||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71697)||2000 FO55|| align=right|15,3|| align=right|3,024|| align=right|0,184|| align=right|6,40|| align=right|5,257||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71698)||2000 FW55|| align=right|13,6|| align=right|3,208|| align=right|0,054|| align=right|22,75|| align=right|5,745||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71699)||2000 GU17|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,204|| align=right|3,63|| align=right|5,359||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71700)||2000 GO19|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,166|| align=right|7,75|| align=right|5,484||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71701)||2000 GR19|| align=right|13,7|| align=right|3,880|| align=right|0,108|| align=right|0,62|| align=right|7,643||HLD||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71702)||2000 GT19|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,156|| align=right|1,53|| align=right|5,368||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71703)||2000 GW22|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,081|| align=right|9,50|| align=right|5,465||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71704)||2000 GL34|| align=right|14,3|| align=right|3,191|| align=right|0,136|| align=right|1,18|| align=right|5,700||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71705)||2000 GV34|| align=right|15,1|| align=right|3,093|| align=right|0,130|| align=right|4,73|| align=right|5,438||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71706)||2000 GY38|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,233|| align=right|7,42|| align=right|4,562||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71707)||2000 GZ56|| align=right|15,1|| align=right|3,124|| align=right|0,139|| align=right|1,01|| align=right|5,520||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71708)||2000 GT77|| align=right|15,4|| align=right|3,004|| align=right|0,121|| align=right|0,45|| align=right|5,207||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71709)||2000 GX80|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,222|| align=right|14,80|| align=right|5,444||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71710)||2000 GG83|| align=right|13,4|| align=right|2,653|| align=right|0,133|| align=right|15,34|| align=right|4,320||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71711)||2000 GU83|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,101|| align=right|15,17|| align=right|5,633||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71712)||2000 GK95|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,284|| align=right|9,56|| align=right|5,257||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71713)||2000 GN98|| align=right|13,6|| align=right|3,394|| align=right|0,077|| align=right|17,78|| align=right|6,251||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71714)||2000 GZ100|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,084|| align=right|6,21|| align=right|3,756||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71715)||2000 GE108|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,144|| align=right|17,51|| align=right|5,683||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71716)||2000 GX112|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,129|| align=right|2,16|| align=right|5,434||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71717)||2000 GP115|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,177|| align=right|2,73|| align=right|5,530||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71718)||2000 GV124|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,181|| align=right|18,11|| align=right|5,510||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71719)||2000 GT137|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,149|| align=right|13,51|| align=right|4,488||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71720)||2000 GK167|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,146|| align=right|11,88|| align=right|4,394||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71721)||2000 GL167|| align=right|13,7|| align=right|3,046|| align=right|0,195|| align=right|13,61|| align=right|5,315||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71722)||2000 GB169|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,132|| align=right|20,59|| align=right|5,615||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71723)||2000 GS171|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,168|| align=right|4,13|| align=right|5,362||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71724)||2000 GB186|| align=right|14,8|| align=right|3,556|| align=right|0,032|| align=right|9,83|| align=right|6,705||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71725)||2000 HN9|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,135|| align=right|2,22|| align=right|5,596||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71726)||2000 HQ24|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,154|| align=right|13,68|| align=right|5,748||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71727)||2000 HB25|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,135|| align=right|16,99|| align=right|5,521||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71728)||2000 HE64|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,243|| align=right|6,37|| align=right|5,372||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71729)||2000 HQ91|| align=right|13,4|| align=right|3,124|| align=right|0,203|| align=right|17,45|| align=right|5,522||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71730)||2000 JY3|| align=right|16,4|| align=right|1,931|| align=right|0,098|| align=right|21,00|| align=right|2,682||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71731)||2000 JO35|| align=right|13,7|| align=right|3,239|| align=right|0,202|| align=right|1,13|| align=right|5,829||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71732)||2000 JU37|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,212|| align=right|1,64|| align=right|4,093||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71733)||2000 JQ47|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,213|| align=right|17,84|| align=right|5,772||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71734)||2000 LX9|| align=right|15,3|| align=right|1,930|| align=right|0,088|| align=right|19,34|| align=right|2,680||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71735)||2000 MJ1|| align=right|15,0|| align=right|1,911|| align=right|0,085|| align=right|17,44|| align=right|2,641||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71736)||2000 OB54|| align=right|16,3|| align=right|1,902|| align=right|0,068|| align=right|19,52|| align=right|2,623||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71737)||2000 PV6|| align=right|15,2|| align=right|1,960|| align=right|0,081|| align=right|17,73|| align=right|2,744||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71738)||2000 PW18|| align=right|15,2|| align=right|3,171|| align=right|0,212|| align=right|3,02|| align=right|5,645||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71739)||2000 QG25|| align=right|15,6|| align=right|1,978|| align=right|0,022|| align=right|23,03|| align=right|2,782||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71740)||2000 QV25|| align=right|15,7|| align=right|1,905|| align=right|0,027|| align=right|21,29|| align=right|2,628||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71741)||2000 QF34|| align=right|15,4|| align=right|1,947|| align=right|0,133|| align=right|18,18|| align=right|2,716||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71742)||2000 QU35|| align=right|16,6|| align=right|1,963|| align=right|0,064|| align=right|18,10|| align=right|2,750||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71743)||2000 QO117|| align=right|15,0|| align=right|1,944|| align=right|0,054|| align=right|19,22|| align=right|2,710||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71744)||2000 QP147|| align=right|16,9|| align=right|1,960|| align=right|0,089|| align=right|23,12|| align=right|2,744||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71745)||2000 QG180|| align=right|16,2|| align=right|1,953|| align=right|0,065|| align=right|18,72|| align=right|2,729||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71746)||2000 QZ180|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,121|| align=right|7,73|| align=right|3,390||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71747)||2000 QU181|| align=right|16,1|| align=right|2,208|| align=right|0,164|| align=right|4,01|| align=right|3,280||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71748)||2000 QD182|| align=right|14,7|| align=right|2,230|| align=right|0,069|| align=right|4,36|| align=right|3,328||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71749)||2000 QU194|| align=right|15,4|| align=right|2,140|| align=right|0,170|| align=right|3,71|| align=right|3,130||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71750)||2000 RV3|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,201|| align=right|5,13|| align=right|3,207||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71751)||2000 RS10|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,065|| align=right|7,58|| align=right|3,514||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71752)||2000 RL11|| align=right|15,8|| align=right|2,175|| align=right|0,047|| align=right|4,94|| align=right|3,207||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71753)||2000 RB39|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,139|| align=right|6,23|| align=right|3,499||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71754)||2000 RO45|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,128|| align=right|7,44|| align=right|3,502||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71755)||2000 RD51|| align=right|16,1|| align=right|2,137|| align=right|0,111|| align=right|1,40|| align=right|3,124||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71756)||2000 RQ51|| align=right|15,2|| align=right|2,234|| align=right|0,101|| align=right|6,14|| align=right|3,338||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71757)||2000 RA53|| align=right|15,8|| align=right|2,147|| align=right|0,168|| align=right|4,44|| align=right|3,146||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71758)||2000 RR54|| align=right|14,0|| align=right|2,406|| align=right|0,160|| align=right|9,33|| align=right|3,732||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71759)||2000 RE61|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,146|| align=right|8,06|| align=right|3,794||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71760)||2000 RQ67|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,134|| align=right|7,19|| align=right|3,457||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71761)||2000 RJ100|| align=right|15,6|| align=right|1,969|| align=right|0,068|| align=right|20,51|| align=right|2,762||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71762)||2000 RZ103|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,094|| align=right|7,43|| align=right|3,452||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71763)||2000 SF3|| align=right|16,3|| align=right|1,955|| align=right|0,118|| align=right|19,45|| align=right|2,732||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71764)||2000 SG3|| align=right|15,9|| align=right|1,966|| align=right|0,093|| align=right|21,22|| align=right|2,755||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71765)||2000 SU4|| align=right|15,3|| align=right|1,932|| align=right|0,062|| align=right|21,46|| align=right|2,684||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71766)||2000 SD22|| align=right|15,4|| align=right|3,208|| align=right|0,159|| align=right|5,26|| align=right|5,746||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71767)||2000 SM24|| align=right|15,3|| align=right|1,927|| align=right|0,128|| align=right|20,44|| align=right|2,673||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71768)||2000 SM59|| align=right|16,1|| align=right|2,142|| align=right|0,038|| align=right|2,08|| align=right|3,134||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71769)||2000 SU59|| align=right|17,3|| align=right|2,160|| align=right|0,047|| align=right|2,49|| align=right|3,174||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71770)||2000 SL75|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,149|| align=right|4,40|| align=right|3,289||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71771)||2000 SR75|| align=right|16,6|| align=right|2,198|| align=right|0,087|| align=right|5,32|| align=right|3,258||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71772)||2000 SG105|| align=right|15,4|| align=right|2,266|| align=right|0,101|| align=right|4,15|| align=right|3,410||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71773)||2000 SO106|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,137|| align=right|9,69|| align=right|3,534||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71774)||2000 SA121|| align=right|16,4|| align=right|2,209|| align=right|0,059|| align=right|3,91|| align=right|3,283||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71775)||2000 SB122|| align=right|17,5|| align=right|2,156|| align=right|0,170|| align=right|4,80|| align=right|3,166||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71776)||2000 SJ123|| align=right|16,3|| align=right|2,170|| align=right|0,092|| align=right|4,99|| align=right|3,197||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71777)||2000 SM128|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,098|| align=right|5,86|| align=right|3,463||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71778)||2000 SP128|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,181|| align=right|8,23|| align=right|3,318||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71779)||2000 SJ129|| align=right|16,7|| align=right|1,959|| align=right|0,065|| align=right|19,20|| align=right|2,742||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71780)||2000 SM145|| align=right|16,9|| align=right|2,168|| align=right|0,092|| align=right|3,33|| align=right|3,191||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71781)||2000 SZ145|| align=right|16,8|| align=right|2,154|| align=right|0,096|| align=right|2,66|| align=right|3,161||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71782)||2000 SC160|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,154|| align=right|25,12|| align=right|3,350||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71783)||2000 SL163|| align=right|17,2|| align=right|2,177|| align=right|0,117|| align=right|2,13|| align=right|3,211||MBA||30. září 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(71784)||2000 SG171|| align=right|14,9|| align=right|2,286|| align=right|0,115|| align=right|8,37|| align=right|3,455||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71785)||2000 SY177|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,117|| align=right|7,29|| align=right|3,515||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71786)||2000 SH178|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,094|| align=right|5,54|| align=right|3,294||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71787)||2000 SJ180|| align=right|16,6|| align=right|2,182|| align=right|0,055|| align=right|5,54|| align=right|3,222||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71788)||2000 ST180|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,054|| align=right|7,62|| align=right|3,452||MBA||30. září 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(71789)||2000 SQ188|| align=right|16,7|| align=right|2,180|| align=right|0,158|| align=right|1,57|| align=right|3,219||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71790)||2000 SB193|| align=right|16,8|| align=right|2,181|| align=right|0,079|| align=right|0,78|| align=right|3,221||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71791)||2000 SE198|| align=right|16,0|| align=right|2,159|| align=right|0,047|| align=right|5,77|| align=right|3,171||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71792)||2000 SD211|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,138|| align=right|5,79|| align=right|3,412||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71793)||2000 SN227|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,132|| align=right|6,75|| align=right|3,341||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71794)||2000 ST227|| align=right|13,5|| align=right|2,662|| align=right|0,114|| align=right|13,14|| align=right|4,343||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71795)||2000 SB230|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,095|| align=right|2,15|| align=right|3,356||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71796)||2000 SU230|| align=right|17,0|| align=right|2,155|| align=right|0,097|| align=right|3,18|| align=right|3,163||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71797)||2000 SY239|| align=right|17,1|| align=right|2,169|| align=right|0,174|| align=right|3,95|| align=right|3,195||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71798)||2000 SD240|| align=right|16,5|| align=right|1,980|| align=right|0,053|| align=right|21,56|| align=right|2,785||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71799)||2000 SE260|| align=right|15,7|| align=right|2,229|| align=right|0,013|| align=right|6,58|| align=right|3,328||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71800)||2000 SM264|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,068|| align=right|0,44|| align=right|5,459||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71801)||2000 SZ265|| align=right|15,8|| align=right|2,175|| align=right|0,050|| align=right|5,31|| align=right|3,207||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71802)||2000 SO272|| align=right|17,0|| align=right|2,208|| align=right|0,120|| align=right|2,55|| align=right|3,281||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71803)||2000 SF275|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,092|| align=right|6,42|| align=right|3,350||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71804)||2000 SC278|| align=right|16,9|| align=right|2,156|| align=right|0,161|| align=right|3,14|| align=right|3,164||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71805)||2000 SG295|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|6,61|| align=right|3,337||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71806)||2000 SF296|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,225|| align=right|21,76|| align=right|3,626||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71807)||2000 SF301|| align=right|15,7|| align=right|2,188|| align=right|0,091|| align=right|3,46|| align=right|3,237||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71808)||2000 SX306|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,119|| align=right|2,65|| align=right|3,452||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71809)||2000 SX319|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,148|| align=right|10,31|| align=right|3,489||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71810)||2000 TJ15|| align=right|17,1|| align=right|2,236|| align=right|0,013|| align=right|3,52|| align=right|3,344||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71811)||2000 TG28|| align=right|16,9|| align=right|2,213|| align=right|0,126|| align=right|5,83|| align=right|3,292||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71812)||2000 TT67|| align=right|16,1|| align=right|2,200|| align=right|0,121|| align=right|1,30|| align=right|3,263||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71813)||2000 UZ|| align=right|16,6|| align=right|2,324|| align=right|0,181|| align=right|3,22|| align=right|3,541||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71814)||2000 UU2|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,109|| align=right|3,10|| align=right|3,608||MBA||22. října 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(71815)||2000 UB5|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,037|| align=right|4,67|| align=right|3,461||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71816)||2000 UY7|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,040|| align=right|5,71|| align=right|3,666||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71817)||2000 UR12|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,060|| align=right|6,73|| align=right|3,524||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71818)||2000 UH19|| align=right|15,5|| align=right|1,928|| align=right|0,091|| align=right|23,58|| align=right|2,677||MBA||21. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71819)||2000 UJ19|| align=right|16,9|| align=right|2,158|| align=right|0,191|| align=right|6,15|| align=right|3,170||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71820)||2000 UF24|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,170|| align=right|4,68|| align=right|3,609||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71821)||2000 UR34|| align=right|16,4|| align=right|2,251|| align=right|0,123|| align=right|3,90|| align=right|3,376||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71822)||2000 UZ35|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,182|| align=right|3,23|| align=right|3,563||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71823)||2000 UG36|| align=right|16,9|| align=right|2,200|| align=right|0,114|| align=right|3,68|| align=right|3,262||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71824)||2000 UA41|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|5,09|| align=right|3,518||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71825)||2000 UW41|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,058|| align=right|7,35|| align=right|3,566||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71826)||2000 UX43|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,034|| align=right|4,21|| align=right|3,350||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71827)||2000 UD46|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,148|| align=right|2,45|| align=right|3,202||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71828)||2000 UE53|| align=right|16,4|| align=right|2,128|| align=right|0,177|| align=right|0,47|| align=right|3,105||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71829)||2000 UK53|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,044|| align=right|7,08|| align=right|3,506||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71830)||2000 UL56|| align=right|15,5|| align=right|2,259|| align=right|0,149|| align=right|4,82|| align=right|3,395||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71831)||2000 UN56|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,086|| align=right|4,18|| align=right|3,229||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71832)||2000 UQ63|| align=right|14,7|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|7,06|| align=right|3,344||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71833)||2000 UJ65|| align=right|16,4|| align=right|2,168|| align=right|0,054|| align=right|3,52|| align=right|3,191||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71834)||2000 UL65|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,113|| align=right|6,84|| align=right|3,391||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71835)||2000 UJ69|| align=right|16,0|| align=right|2,310|| align=right|0,074|| align=right|7,19|| align=right|3,510||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71836)||2000 UO69|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,063|| align=right|3,37|| align=right|3,379||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71837)||2000 US69|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,180|| align=right|4,65|| align=right|3,670||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71838)||2000 UK70|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,122|| align=right|4,15|| align=right|3,558||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71839)||2000 UW70|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,184|| align=right|5,14|| align=right|3,373||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71840)||2000 US74|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,125|| align=right|5,23|| align=right|3,383||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71841)||2000 UY77|| align=right|16,7|| align=right|2,245|| align=right|0,192|| align=right|5,28|| align=right|3,364||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71842)||2000 UG80|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,157|| align=right|5,97|| align=right|3,331||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71843)||2000 UL80|| align=right|16,2|| align=right|2,177|| align=right|0,084|| align=right|3,47|| align=right|3,211||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71844)||2000 UB81|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,180|| align=right|6,99|| align=right|3,545||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71845)||2000 UN93|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,092|| align=right|9,72|| align=right|3,669||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71846)||2000 UM96|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,056|| align=right|5,86|| align=right|3,548||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71847)||2000 UU97|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,110|| align=right|6,44|| align=right|3,637||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71848)||2000 UJ100|| align=right|15,7|| align=right|2,343|| align=right|0,144|| align=right|4,08|| align=right|3,585||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71849)||2000 UB102|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,075|| align=right|4,28|| align=right|3,640||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71850)||2000 UJ103|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,121|| align=right|5,69|| align=right|3,496||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71851)||2000 UN104|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,028|| align=right|5,11|| align=right|3,415||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71852)||2000 UU105|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,053|| align=right|7,26|| align=right|3,538||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71853)||2000 UE109|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,135|| align=right|5,10|| align=right|3,506||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71854)||2000 UF109|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,111|| align=right|5,08|| align=right|3,294||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71855)||2000 UF110|| align=right|15,6|| align=right|2,533|| align=right|0,083|| align=right|11,60|| align=right|4,030||MBA||31. října 2000||Mallorca||S. Sanchez; M. Blasco
|-
|(71856)||2000 VV4|| align=right|16,5|| align=right|2,302|| align=right|0,135|| align=right|5,18|| align=right|3,493||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71857)||2000 VY10|| align=right|16,7|| align=right|2,147|| align=right|0,151|| align=right|2,11|| align=right|3,144||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71858)||2000 VM12|| align=right|17,2|| align=right|2,233|| align=right|0,031|| align=right|5,14|| align=right|3,336||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71859)||2000 VR14|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,190|| align=right|5,02|| align=right|3,296||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71860)||2000 VD18|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,073|| align=right|5,00|| align=right|3,273||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71861)||2000 VP18|| align=right|17,0|| align=right|2,257|| align=right|0,116|| align=right|6,56|| align=right|3,390||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71862)||2000 VO23|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,125|| align=right|4,62|| align=right|3,328||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71863)||2000 VE26|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,059|| align=right|5,40|| align=right|3,505||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71864)||2000 VV26|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,096|| align=right|2,16|| align=right|3,615||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71865)||2000 VE27|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,062|| align=right|7,49|| align=right|3,623||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71866)||2000 VN27|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,157|| align=right|6,34|| align=right|3,434||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71867)||2000 VX28|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,098|| align=right|5,14|| align=right|3,500||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71868)||2000 VX30|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,172|| align=right|5,48|| align=right|3,458||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71869)||2000 VF32|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,032|| align=right|6,30|| align=right|3,296||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71870)||2000 VZ32|| align=right|16,0|| align=right|2,148|| align=right|0,094|| align=right|1,18|| align=right|3,148||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71871)||2000 VD37|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,145|| align=right|3,31|| align=right|3,804||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71872)||2000 VB42|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,115|| align=right|2,37|| align=right|3,416||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71873)||2000 VV46|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,162|| align=right|4,10|| align=right|3,325||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71874)||2000 VM47|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,081|| align=right|7,34|| align=right|3,475||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71875)||2000 VT48|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,193|| align=right|1,16|| align=right|3,431||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71876)||2000 VK49|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,139|| align=right|5,68|| align=right|3,349||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71877)||2000 VT49|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,067|| align=right|6,74|| align=right|3,435||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71878)||2000 VA50|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|4,11|| align=right|3,325||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71879)||2000 VS50|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,149|| align=right|6,25|| align=right|3,496||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71880)||2000 VR51|| align=right|16,7|| align=right|2,141|| align=right|0,094|| align=right|5,81|| align=right|3,131||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71881)||2000 VG52|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,109|| align=right|6,46|| align=right|3,714||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71882)||2000 VR53|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,086|| align=right|7,88|| align=right|3,576||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71883)||2000 VO56|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,116|| align=right|6,21|| align=right|3,485||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71884)||2000 VK59|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,280|| align=right|10,99|| align=right|3,671||MBA||6. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71885)||2000 WD|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,117|| align=right|5,90|| align=right|3,474||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71886)||2000 WH|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,112|| align=right|0,56|| align=right|3,447||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71887)||2000 WW|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,102|| align=right|5,88|| align=right|3,363||MBA||17. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(71888)||2000 WN5|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,096|| align=right|5,78|| align=right|3,372||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71889)||2000 WT5|| align=right|16,1|| align=right|2,178|| align=right|0,118|| align=right|5,58|| align=right|3,213||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71890)||2000 WK6|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,119|| align=right|2,93|| align=right|3,210||MBA||20. listopadu 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(71891)||2000 WV6|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,161|| align=right|5,76|| align=right|3,395||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71892)||2000 WY6|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,060|| align=right|6,35|| align=right|3,547||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71893)||2000 WM7|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|8,01|| align=right|3,486||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71894)||2000 WS9|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,161|| align=right|5,90|| align=right|3,609||MBA||20. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(71895)||2000 WM11|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,104|| align=right|4,74|| align=right|3,341||MBA||23. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(71896)||2000 WN11|| align=right|17,0|| align=right|2,419|| align=right|0,222|| align=right|1,76|| align=right|3,761||MBA||22. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71897)||2000 WQ14|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,154|| align=right|6,48|| align=right|3,425||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71898)||2000 WU14|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,119|| align=right|5,84|| align=right|3,641||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71899)||2000 WA16|| align=right|16,7|| align=right|2,213|| align=right|0,169|| align=right|5,59|| align=right|3,292||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71900)||2000 WU18|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,067|| align=right|6,28|| align=right|3,578||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71901)||2000 WS23|| align=right|15,1|| align=right|2,365|| align=right|0,093|| align=right|7,00|| align=right|3,636||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71902)||2000 WB25|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,147|| align=right|4,58|| align=right|3,391||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71903)||2000 WO25|| align=right|15,1|| align=right|2,415|| align=right|0,083|| align=right|7,18|| align=right|3,753||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71904)||2000 WB27|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,071|| align=right|3,97|| align=right|3,557||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(71905)||2000 WF27|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,171|| align=right|9,91|| align=right|4,423||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(71906)||2000 WP30|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,092|| align=right|5,67|| align=right|3,343||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71907)||2000 WN32|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,128|| align=right|6,78|| align=right|3,742||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71908)||2000 WC37|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,126|| align=right|6,69|| align=right|3,415||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71909)||2000 WV39|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,060|| align=right|6,06|| align=right|3,500||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71910)||2000 WJ41|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,187|| align=right|6,51|| align=right|3,483||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71911)||2000 WK43|| align=right|16,9|| align=right|2,208|| align=right|0,063|| align=right|4,11|| align=right|3,280||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71912)||2000 WQ43|| align=right|15,0|| align=right|2,444|| align=right|0,215|| align=right|10,58|| align=right|3,820||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71913)||2000 WF45|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,072|| align=right|5,68|| align=right|3,487||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71914)||2000 WO45|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,031|| align=right|3,76|| align=right|3,348||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71915)||2000 WK48|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,104|| align=right|14,06|| align=right|3,580||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71916)||2000 WV48|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,220|| align=right|4,10|| align=right|3,593||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71917)||2000 WK49|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,193|| align=right|8,04|| align=right|3,477||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71918)||2000 WN54|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,131|| align=right|4,17|| align=right|3,678||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71919)||2000 WT54|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,153|| align=right|2,88|| align=right|3,707||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71920)||2000 WX54|| align=right|14,6|| align=right|2,607|| align=right|0,072|| align=right|14,19|| align=right|4,210||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71921)||2000 WY54|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,139|| align=right|6,52|| align=right|3,527||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71922)||2000 WW55|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,243|| align=right|5,39|| align=right|4,142||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71923)||2000 WB56|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,085|| align=right|5,48|| align=right|3,801||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71924)||2000 WE56|| align=right|15,3|| align=right|2,442|| align=right|0,110|| align=right|3,10|| align=right|3,816||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71925)||2000 WQ56|| align=right|16,4|| align=right|2,143|| align=right|0,117|| align=right|4,83|| align=right|3,137||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71926)||2000 WN59|| align=right|16,6|| align=right|2,190|| align=right|0,203|| align=right|1,81|| align=right|3,241||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71927)||2000 WQ59|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,156|| align=right|3,12|| align=right|3,636||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71928)||2000 WB61|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,099|| align=right|4,95|| align=right|3,446||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71929)||2000 WD61|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,138|| align=right|8,78|| align=right|3,550||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71930)||2000 WM61|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|2,90|| align=right|3,673||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71931)||2000 WN61|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,167|| align=right|5,17|| align=right|3,443||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71932)||2000 WO61|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,198|| align=right|4,26|| align=right|3,604||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71933)||2000 WW61|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,208|| align=right|1,21|| align=right|3,582||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71934)||2000 WA63|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,190|| align=right|2,20|| align=right|3,706||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(71935)||2000 WF63|| align=right|15,4|| align=right|1,975|| align=right|0,084|| align=right|22,56|| align=right|2,775||MBA||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71936)||2000 WW67|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,095|| align=right|13,69|| align=right|4,251||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71937)||2000 WT70|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,121|| align=right|5,94|| align=right|3,424||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71938)||2000 WO73|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,129|| align=right|6,21|| align=right|3,521||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71939)||2000 WZ74|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,101|| align=right|2,78|| align=right|3,263||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71940)||2000 WC78|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,096|| align=right|3,35|| align=right|3,557||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71941)||2000 WS80|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,067|| align=right|4,70|| align=right|3,379||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71942)||2000 WU82|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,126|| align=right|3,22|| align=right|3,498||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71943)||2000 WQ85|| align=right|17,0|| align=right|2,182|| align=right|0,147|| align=right|2,68|| align=right|3,223||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71944)||2000 WB87|| align=right|16,6|| align=right|2,269|| align=right|0,089|| align=right|7,93|| align=right|3,417||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71945)||2000 WG87|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,094|| align=right|12,07|| align=right|4,201||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71946)||2000 WS87|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|7,05|| align=right|3,501||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71947)||2000 WW87|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,089|| align=right|6,41|| align=right|3,634||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71948)||2000 WR88|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,090|| align=right|5,18|| align=right|3,537||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71949)||2000 WT91|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,058|| align=right|1,74|| align=right|3,452||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71950)||2000 WN98|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,082|| align=right|7,17|| align=right|3,484||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71951)||2000 WY99|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,082|| align=right|4,12|| align=right|3,466||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71952)||2000 WW100|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,143|| align=right|5,31|| align=right|3,592||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71953)||2000 WC101|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,170|| align=right|9,18|| align=right|3,606||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71954)||2000 WW104|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,097|| align=right|8,00|| align=right|3,519||MBA||24. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71955)||2000 WD107|| align=right|17,1|| align=right|2,291|| align=right|0,047|| align=right|0,98|| align=right|3,467||MBA||26. listopadu 2000||Needville||Needville
|-
|(71956)||2000 WH107|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,129|| align=right|12,65|| align=right|4,257||MBA||30. listopadu 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(71957)||2000 WO109|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,069|| align=right|7,32|| align=right|3,597||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71958)||2000 WR110|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,154|| align=right|3,95|| align=right|3,435||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71959)||2000 WP112|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,148|| align=right|3,97|| align=right|3,531||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71960)||2000 WV114|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,099|| align=right|5,41|| align=right|3,461||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71961)||2000 WO115|| align=right|17,0|| align=right|2,276|| align=right|0,077|| align=right|2,56|| align=right|3,432||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71962)||2000 WF116|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,148|| align=right|2,63|| align=right|3,807||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71963)||2000 WJ116|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,108|| align=right|3,65|| align=right|3,509||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71964)||2000 WC117|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,141|| align=right|7,55|| align=right|3,410||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71965)||2000 WE118|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,112|| align=right|6,57|| align=right|3,840||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71966)||2000 WP118|| align=right|15,0|| align=right|2,446|| align=right|0,212|| align=right|15,40|| align=right|3,824||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71967)||2000 WA120|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,131|| align=right|5,02|| align=right|3,565||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71968)||2000 WE120|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,123|| align=right|6,19|| align=right|3,541||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71969)||2000 WE123|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,115|| align=right|3,88|| align=right|3,807||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71970)||2000 WM123|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,114|| align=right|1,06|| align=right|3,619||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71971)||2000 WK126|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|7,23|| align=right|3,756||MBA||25. listopadu 2000||Carbuncle Hill||D. P. Pray
|-
|(71972)||2000 WQ126|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,133|| align=right|6,95|| align=right|3,414||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71973)||2000 WZ127|| align=right|16,8|| align=right|2,257|| align=right|0,155|| align=right|6,20|| align=right|3,390||MBA||18. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71974)||2000 WB131|| align=right|15,6|| align=right|2,213|| align=right|0,088|| align=right|6,05|| align=right|3,292||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71975)||2000 WG133|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,108|| align=right|13,53|| align=right|3,574||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71976)||2000 WD136|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,154|| align=right|4,88|| align=right|3,343||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71977)||2000 WS137|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,169|| align=right|3,99|| align=right|3,717||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71978)||2000 WJ143|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,127|| align=right|8,02|| align=right|3,514||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71979)||2000 WN143|| align=right|14,9|| align=right|2,455|| align=right|0,140|| align=right|13,12|| align=right|3,846||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71980)||2000 WU152|| align=right|16,5|| align=right|2,162|| align=right|0,228|| align=right|6,91|| align=right|3,178||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71981)||2000 WB153|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,013|| align=right|5,61|| align=right|3,372||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71982)||2000 WY155|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,043|| align=right|7,23|| align=right|3,336||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71983)||2000 WG157|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,077|| align=right|6,52|| align=right|3,779||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71984)||2000 WM157|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,206|| align=right|7,11|| align=right|3,338||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71985)||2000 WY158|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,202|| align=right|7,13|| align=right|3,540||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71986)||2000 WL159|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,118|| align=right|7,31|| align=right|3,428||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71987)||2000 WU160|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,046|| align=right|7,31|| align=right|3,487||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71988)||2000 WQ163|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,155|| align=right|7,42|| align=right|3,370||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71989)||2000 WF167|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,065|| align=right|6,12|| align=right|3,278||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71990)||2000 WG167|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,099|| align=right|5,11|| align=right|3,478||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71991)||2000 WR168|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,129|| align=right|4,78|| align=right|3,313||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71992)||2000 WF169|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,138|| align=right|4,70|| align=right|3,590||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71993)||2000 WG173|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,203|| align=right|3,26|| align=right|3,748||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71994)||2000 WU176|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,182|| align=right|7,17|| align=right|3,719||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71995)||2000 WW177|| align=right|16,6|| align=right|2,382|| align=right|0,141|| align=right|1,58|| align=right|3,675||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71996)||2000 WB178|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,096|| align=right|6,13|| align=right|3,461||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71997)||2000 WD178|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,300|| align=right|7,24|| align=right|3,474||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(71998)||2000 WS179|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,147|| align=right|11,65|| align=right|4,037||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(71999)||2000 WC185|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,185|| align=right|6,42|| align=right|3,306||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72000)||2000 WJ186|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,114|| align=right|3,51|| align=right|3,552||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek